Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса на букву «К» 

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии во время Гражданской войны.

Ка 
 Кабаков, Василий Васильевич; подполковник; 3 февраля 1916
 Кабаков, Дмитрий Леонтьевич; поручик; 17 октября 1915
 Кабанов, Михаил Михайлович; подполковник; № 7807; 26 ноября 1847
 Кабачинов, Иван Кузьмич; поручик; 26 июня 1916
 Каблуков; майор; № 2703; 7 октября 1813
 Каблуков, Владимир Иванович; полковник; № 2644; 9 сентября 1813
 Каблуков, Платон Иванович; генерал-майор; № 3692; 26 ноября 1823
 Кабрит, Вильгельм Фридрих фон; премьер-майор; № 699; 26 ноября 1789
 Кавелин, Александр Александрович; генерал-майор; № 4758; 25 декабря 1833
 Кавер, Евстафий Владимирович; генерал-майор; № 3624; 13 февраля 1823
 Каверин, Алексей Павлович; полковник; № 9936; 26 ноября 1856
 Каверин, Андрей Николаевич; майор; № 1745 (731); 28 марта 1807
 Каверин, Максим Наумович; штабс-капитан; № 5898; 1 декабря 1838
 Каверин, Пётр Павлович; полковник; № 6465; 5 декабря 1841
 Каврегин, Михаил Абрамович; полковник; № 3068; 26 ноября 1816
 Кадацкий, Константин Михайлович; майор; № 9986; 26 ноября 1856
 Каде, Алексей Кириллович; майор; № 5268; 1 декабря 1835
 Каджар, Фейзулла Мирза; полковник; 17 октября 1915
 Кадигроб, Георгий Феликсович; есаул; 23 мая 1916
 Кадилов, Евгений Александрович; полковник; 26 августа 1916
 Кадников, Михаил Михайлович; майор; № 10077; 26 ноября 1857
 Кадомцев, Евгений Владимирович; подпоручик; 15 января 1917
 Кадорна, Луиджи; генерал-лейтенант итальянской службы; 7 февраля 1917
 Кадошников, Андрей Фёдорович; полковник; 26 января 1917
 Кадушкин, Пётр Алексеевич; подъесаул; 3 ноября 1918
 Кадьян, Иван Иванович; капитан 2-го ранга; № 6062; 3 декабря 1839
 Кадьян, Михаил Петрович; ротмистр; 30 июня 1917
 Казадаев, Пётр Александрович; генерал-майор; № 8355; 26 ноября 1850
 Казакевич, Евгений Михайлович; полковник; 14 июня 1915
 Казаков, Аркадий Николаевич; штабс-капитан; 29 августа 1916
 Казаков (Козаков), Александр Борисович; полковник; № 8661; 26 ноября 1851
 Казанли, Владимир Алексеевич; капитан; 22 декабря 1915 (посмертно)
 Казанович, Василий Гаврилович; подполковник; № 5788; 1 декабря 1838
 Казанский, Владимир Иванович; подпоручик; 18 ноября 1916
 Казанский, Иван Михайлович; капитан; № 10007; 26 ноября 1856
 Казанцев, Андрей Степанович; подполковник; № 6047; 3 декабря 1839
 Казанцев, Александр Иванович; штабс-капитан; 26 апреля 1915 (посмертно)
 Казанцев, Иван Алексеевич; капитан 1-го ранга; № 3131; 26 ноября 1816
 Казанцев, Орест Григорьевич; капитан; 13 января 1915
 Казанцев, Сергей Николаевич; поручик; 15 сентября 1917
 Казарин, Николай Сергеевич; капитан; 25 сентября 1917
 Казарин, Фома Яковлевич; майор; № 6614; 5 декабря 1841
 Казаринов, Александр Матвеевич; подполковник; № 8915; 1 февраля 1852
 Казаринов, Иван Поликарпович; полковник; № 8375; 26 ноября 1850
 Казарский, Александр Иванович; капитан 2-го ранга; № 4269; 4 июня 1829
 Казасси, Иван Антонович; майор; № 4249; 1 января 1829
 Казаченков, Николай Петрович; прапорщик; 18 октября 1917 (посмертно)
 Казачинский, Евгений Митрофанович; капитан; 2 февраля 1915
 Казачихин, Владимир Иванович; подъесаул; 25 февраля 1907
 Казачковский, Кирилл Фёдорович; полковник; № 1565; 26 ноября 1804
 Казачковский, Павел Степанович; подполковник; № 5175; 1 декабря 1835
 Казбек, Михаил Гаврилович; полковник; № 8872; 1 февраля 1852
 Каземброт; контр-адмирал нидерландской службы; 21 января 1879
 Казикумыкский (Казикумухский), Агалар-Бек; поручик; № 7136; 28 октября 1844
 Казимирский, Станислав Мартынович; подполковник; № 5412; 6 декабря 1836
 Казимирский, Яков Дмитриевич; подполковник; № 6525; 5 декабря 1841
 Казин, Василий Михайлович; капитан-лейтенант; № 2147; 26 ноября 1809
 Казин, Иван Петрович; полковник; № 4981; 3 декабря 1834
 Казин, Николай Глебович; капитан 1-го ранга; № 4460; 18 декабря 1830
 Казиол, Василий Матвеевич; поручик; 29 августа 1916
 Казнаков, Геннадий Иванович; генерал-майор; № 4310; 19 декабря 1829
 Кайгородов, Дмитрий Иванович; подпоручик; 17 апреля 1915
 Кайгородов, Никифор Иванович; подполковник; № 9130; 26 ноября 1853
 Кайсаров, Иван Степанович; морской артиллерии капитан бригадирского ранга; 26 ноября 1793
 Кайсаров, Паисий Сергеевич; капитан; № 2298 (1005); 18 июля 1811
 Кайтахский, Джамав Бек; подполковник; № 7126; 18 августа 1844
 Какурин, Алексей Иванович; штабс-ротмистр; 30 декабря 1915 (посмертно)
 Какурин, Ефим Михайлович; подполковник; № 8051; 26 ноября 1848
 Калабушкин, Василий Петрович; штабс-капитан; 25 сентября 1917
 Калагеоргий, Александр Иванович; полковник; № 6201; 11 декабря 1840
 Калакуцкий, Александр Вениаминович; полковник; 1 января 1878
 Калакуцкий, Пётр Козьмич; майор; № 9174; 26 ноября 1853
 Калакуцкий, Яков; капитан; № 9247; 26 ноября 1853
 Каламара, Дмитрий Константинович; полковник; № 2089; 26 ноября 1809
 Каламара, Егор Дмитриевич; капитан-лейтенант; 5 февраля 1806
 Каландаришвили, Ермолай Виссарионович; прапорщик; 3 сентября 1916 (посмертно)
 Каландс, Егор Иванович; капитан-лейтенант; № 2037; 26 ноября 1808
 Каландс, Николай Егорович; капитан-лейтенант; № 7716; 1 января 1847
 Калантаев, Иван; секунд-майор; № 470 (244); 18 октября 1787
 Калантаров, Николай Афанасьевич; полковник; № 7584; 1 января 1847
 Калачевский, Александр Константинович; полковник; 23 сентября 1915
 Калашников, Александр Петрович; подполковник; № 8034; 26 ноября 1848
 Калашников, Николай Леонидович; полковник; 2 апреля 1917 (посмертно)
 Калашников, Орест Захарович; поручик; 18 сентября 1917
 Каледин, Алексей Максимович; генерал-лейтенант; 7 октября 1914
 Кален, Павел фон; генерал-майор; № 4760; 25 декабря 1833
 Калениченко, Николай Григорьевич; ротмистр; 15 октября 1916
 Калениченко, Тимофей Васильевич; ротмистр; № 7093; 4 декабря 1843
 Каленский, Амвросий Сафианович; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Калера, Афанасий Матвеевич; полковник; № 7971; 26 ноября 1848
 Калецкий, Евгений Петрович; подпоручик; 12 июня 1915 (посмертно)
 Калин, Владимир Дмитриевич; полковник; 27 января 1907
 Калинин, Георгий Павлович; подпоручик; 3 ноября 1916 (посмертно)
 Калинин, Дмитрий Иванович; полковник; 5 февраля 1916
 Калинин, Константин Николаевич; штабс-капитан; 18 июля 1916 (посмертно)
 Калинин, Николай Петрович; штабс-ротмистр; 19 мая 1915
 Калинин, Павел Михайлович; прапорщик; 1 января 1878
 Калинин, Пётр Степанович; майор; № 8268; 26 ноября 1849
 Калиниченко, Василий Герасимович; подполковник; № 10058; 26 ноября 1857
 Калинов, Андрей Иванович; капитан-лейтенант; № 2146; 26 ноября 1809
 Калинов, Евгений Леонтьевич; подпоручик; 9 ноября 1915
 Калиновский, Анатолий Аполлонович; полковник; 27 сентября 1916
 Калиновский, Василий Яковлевич; майор; № 4241; 25 декабря 1828
 Калиновский, Иван Фёдорович; прапорщик; 13 ноября 1916 (посмертно)
 Калиновский, Игнатий Павлович; поручик; 11 сентября 1917 (посмертно)
 Калиновский, Семён Иванович; капитан-лейтенант; № 3754; 26 ноября 1823
 Калиновский, Степан Яковлевич; подполковник; № 9410; 26 ноября 1854
 Калиновский, Фёдор Иванович; капитан-лейтенант; № 3765; 26 ноября 1823
 Калинский, Семён Иванович; капитан; № 8795; 26 ноября 1851
 Калита, Тарас Семёнович; полковник; № 4780; 25 декабря 1833
 Калитин, Пётр Петрович; хорунжий; 27 июля 1881
 Калитинский, Михаил Михайлович; полковник; 9 сентября 1813 (возможно сведения о награждении ошибочны)
 Калихевич, Алексей Николаевич; поручик; 18 сентября 1917
 Калихович, Василий Андреевич; подпоручик; 11 апреля 1917 (посмертно)
 Калишев, Александр Иванович; капитан; 23 сентября 1915
 Калмберг, Густав Карлович; подполковник; № 7013; 4 декабря 1843
 Калмыков, Иван Николаевич; майор; № 7306; 17 декабря 1844
 Калнин, Лев Густавович; поручик; 11 апреля 1917 (посмертно)
 Каловский, Иван Матвеевич; подполковник; № 1587; 26 ноября 1804
 Калугин, Андрей Николаевич; полковник; № 7550; 1 января 1847
 Калугин, Михаил Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 8679; 26 ноября 1851
 Калугин, Сергей Ильич; поручик; 1 сентября 1915 (посмертно)
 Калугин, Фёдор Иванович; капитан генерал-майорского ранга; № 847; 26 ноября 1791
 Калустов, Никита Макарович; генерал-майор; № 8358; 26 ноября 1850
 Кальмейер, Вильгельм-Александр Александрович (Фердинандович); генерал-майор; 3 января 1917
 Кальнин, Эдуард; подпоручик; 27 января 1907
 Калюжный, Степан Иванович; подпоручик; 14 ноября 1916
 Калязин, Александр Иванович; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Калязин, Алексей Филиппович; полковник; 25 сентября 1917
 Камаев, Фёдор Аксентьевич; подполковник; № 5597; 29 ноября 1837
 Камараш, Михаил Иванович; лейтенант; № 6673; 5 декабря 1841
 Камараш, Николай Ильич; капитан 2-го ранга; № 7505; 12 января 1846
 Камараш, Павел Ильич; капитан 1-го ранга; № 5982; 3 декабря 1839
 Камарницкий, Павел Яковлевич; майор; № 4382; 19 декабря 1829
 Камбалин, Александр Иннокентьевич; полковник; 9 декабря 1919
 Камеин (Калмейн, Камеен), Карл Данилович; генерал-майор; № 196; 26 ноября 1772
 Камельский, Пётр Иванович; майор; № 5471; 6 декабря 1836
 Каменев, Сергей Андреевич; генерал-майор; № 1306; 26 ноября 1802
 Каменев-Любавский, Иван Алексеевич; генерал-майор; № 4762; 25 декабря 1833
 Каменецкий, Владислав Францевич; подполковник; № 8922; 1 февраля 1852
 Каменнов, Александр Михайлович; войсковой старшина; № 2523 (1156); 23 декабря 1812
 Каменский, Антон Фомич; майор; № 6854; 3 декабря 1842
 Каменский, Борис Александрович; подполковник; 25 ноября 1916
 Каменский, Виктор Викторович; капитан; 13 января 1915
 Каменский, Дмитрий; подполковник; № 6555; 5 декабря 1841
 Каменский, Иван Васильевич; генерал-майор; № 7936; 26 ноября 1848
 Каменский, Семён Алексеевич; подполковник; № 6029; 3 декабря 1839
 Каменский, Семён Иванович; майор; 26 ноября 1851
 Каменский, Сергей Михайлович; подполковник; № 1137 (566); 1 января 1795
 Каменский, Николай Павлович; штабс-капитан; 25 ноября 1916 (посмертно)
 Каменский, Феофилакт Васильевич; подполковник; № 7640; 1 января 1847
 Каменский, Фердинанд Игнатьевич; подполковник; № 8441; 26 ноября 1850
 Каменьщиков, Алексей; подполковник; 3111; № 26 ноября 1816
 Каменщиков, Иван Иванович; майор; № 3217; 26 ноября 1816
 Каминский, Алексей Тимофеевич; подпоручик; 27 сентября 1916 (посмертно)
 Каминский, Вильгельм Янович; капитан; 18 сентября 1915
 Каминский, Иов; священник Тобольского пехотного полка; № 4276; 21 июля 1829
 Каминский, Леонид; прапорщик; 30 декабря 1915
 Камков, Афанасий Фёдорович; полковник; № 9286; 6 февраля 1854
 Камп, Иван Николаевич; подполковник; № 558; 26 ноября 1788
 Кампен, Егор; полковник; № 3646; 13 февраля 1823
 Камышанский, Василий Алексеевич; подполковник; № 6162; 3 декабря 1839
 Канавин, Николай Игнатьевич; инженер-майор; № 560; 26 ноября 1788
 Кананов, Давид Иванович; штабс-капитан; 15 сентября 1917
 Канатов, Дмитрий Михайлович; полковник; № 6446; 5 декабря 1841
 Канашевич, Роман Иванович; майор; № 5072; 3 декабря 1834
 Кандауров, Пётр Петрович; майор; № 7063; 4 декабря 1843
 Канделаки, Александр Минаевич; штабс-капитан; 5 мая 1917 (посмертно)
 Кандиба, Даниил Фёдорович; подполковник; № 3149; 26 ноября 1816
 Кандлер, Фома Васильевич; капитан-лейтенант; № 1875; 26 ноября 1807
 Каниболоцкий, Яков Петрович; майор; № 4263; 12 апреля 1829
 Канивальский, Михаил Дмитриевич; подполковник; № 4999; 3 декабря 1834
 Канилле, Христофор Кондратьевич; подполковник; № 1372; 26 ноября 1802
 Канищев, Василий Савич; полковник; № 6456; 5 декабря 1841
 Канн, Пётр Степанович; поручик; 24 апреля 1915
 Каннабих, Александр Иванович; подполковник; № 5189; 1 декабря 1835
 Каннабих, Филипп Иванович; подполковник; № 8017; 26 ноября 1848
 Каннабих, Яков Иванович; полковник; № 8399; 26 ноября 1850
 Каннов, Яков Александрович; майор; № 7297; 17 декабря 1844
 Кантакузин, Владимир Георгиевич; полковник; 3 февраля 1915
 Кантемир, Дмитрий Константинович; подполковник; № 124 (103); 25 июня 1771
 Кантемиров, Леонтий Асанович; подполковник; 23 декабря 1878
 Канторино, Дмитрий Андреевич; майор; № 3746; 26 ноября 1823
 Канунников, Пётр Фёдорович; подпоручик; 26 августа 1916
 Канцеров, Павел Григорьевич; полковник; 23 мая 1916
 Канчеялов, Александр Николаевич; полковник; № 2323; 26 ноября 1811
 Канчиелов, Николай Николаевич; капитан; № 8570; 26 ноября 1850
 Канэп, Эдуард-Давид Иванович; подполковник; 5 августа 1917
 Капароти, Николай Михайлович; капитан-лейтенант; № 3283; 26 ноября 1816
 Капгер, Александр Христианович; генерал-майор; № 9041; 26 ноября 1853
 Капельцов, Пётр Петрович; капитан 2-го ранга; № 3053; 26 ноября 1816
 Капитаненко, Алексей; полковник; № 5172; 1 декабря 1835
 Капленко, Вячеслав; поручик; 4 марта 1917
 Капля, Александр Кириллович; майор; № 7470; 12 января 1846
 Каппель, Владимир Оскарович; генерал-майор; 22 июня 1919
 Каппель, Фёдор Иванович; полковник; № 4160; 21 августа 1828
 Каптанович, Дмитрий; майор; № 6318; 11 декабря 1840
 Капустин, Иван Фёдорович; подполковник; № 2112; 26 ноября 1809
 Капустин, Николай Яковлевич; капитан; 11 декабря 1915
 Карабанов, Александр Николаевич; полковник; 26 сентября 1916
 Карабановский, Василий; майор; № 5295; 1 декабря 1835
 Карабановский, Павел Трофимович; подполковник; № 5579; 29 ноября 1837
 Карабчевский; поручик; № 8335; 28 ноября 1849
 Караваев, Александр Григорьевич; поручик; 27 января 1917 (посмертно)
 Карагеоргиевич, Арсений Александрович; генерал-майор; 29 мая 1915
 Каракуца, Игнатий Георгиевич; капитан; 20 ноября 1915
 Каракуца, Фёдор Георгиевич; подполковник; 26 августа 1916
 Каральков, Иван Андреевич; полковник; № 8659; 26 ноября 1851
 Карамышев, Владимир Дмитриевич; поручик; 25 февраля 1907
 Карамышев, Дмитрий Дмитриевич; штабс-капитан; 25 февраля 1907
 Карангозов, Константин Адамович; штабс-капитан; 19 апреля 1878
 Карандин, Егор (Карандино, Георгий Спиридонович?); капитан 2-го ранга; № 1596; 26 ноября 1804
 Карандино, Марк Григорьевич; подполковник; № 2340; 26 ноября 1811
 Караника, Спиридон Варфоломеевич; полковник; № 5375; 6 декабря 1836
 Карасовский, Александр Иванович; полковник; № 6232; 11 декабря 1840
 Карастелев, Иван; подполковник; № 692; 26 ноября 1789
 Карась, Франц Антонович; подполковник; 26 августа 1916
 Каратаев, Василий Иванович; подполковник; № 1575; 26 ноября 1804
 Караулов, Иван Алексеевич; лейтенант; № 3296; 26 ноября 1816
 Караулов, Николай Александрович; капитан; 31 января 1915
 Караулов, Пётр Алексеевич; капитан-лейтенант; № 3286; 26 ноября 1816
 Караулов, Пётр Иванович; капитан; № 8103; 26 ноября 1848
 Караулов, Пётр Николаевич; полковник; 11 марта 1915
 Карачан, Георгий Степанович; капитан; № 7328; 17 декабря 1844
 Карачаров, Валериан Иванович; корнет; № 2450 (1083); 9 ноября 1812
 Карачинский, Василий Яковлевич; секунд-майор; № 276 (229); 26 ноября 1775
 Карачинский, Николай Михеевич; подполковник; № 357; 26 ноября 1782
 Карачинский, Иван Васильевич; подполковник; № 3725; 26 ноября 1823
 Карачинский, Семён Сергеевич; лейтенант; № 1681; 5 февраля 1806
 Карачоне, Георгий; секунд-майор; № 952; 26 ноября 1792
 Караян, Николай Михайлович; полковник; № 7182; 17 декабря 1844
 Карватовский, Матвей Осипович; майор; № 6104; 3 декабря 1839
 Каргалетелли, Сергей Дмитриевич; капитан; 1 сентября 1917
 Карганов, Гавриил Иванович; подполковник; 1849 (в кавалерских списках не значится, но орден показан в послужном списке)
 Карганов, Иосиф Иванович; майор; № 7296; 17 декабря 1844 (по данным послужного списка — 25 января 1842 года)
 Карганов, Николай Тихонович; штабс-капитан; № 8827; 26 ноября 1851
 Каргашинский, Сергей Дмитриевич; поручик; 4 апреля 1917
 Кардашенко, Александр Николаевич; подполковник; 30 декабря 1915
 Кардомичи, Дмитрий Афанасьевич; подполковник; № 1370; 26 ноября 1802
 Карев, Фёдор Данилович; майор; № 7294; 17 декабря 1844
 Кареев, Василий Елисеевич; подполковник; № 4475; 18 декабря 1830
 Карепов, Николай Николаевич; генерал-лейтенант; 31 марта 1916
 Каретин, Алексей Никанорович; капитан; 1 июня 1915
 Каринковский, Сергей Георгиевич; прапорщик; 26 марта 1916
 Карицкий, Захар Яковлевич; майор; № 5071; 3 декабря 1834
 Карказ, Дмитрий Христофорович; капитан-лейтенант; № 3690; 13 февраля 1823
 Карказович, Мартын Куприянович; майор; № 6112; 3 декабря 1839
 Карканов, Осип Иванович; поручик; № 6676; 25 января 1842
 Каркач, Константин Данилович; майор; № 5054; 3 декабря 1834
 Карл-Август, наследный великий герцог Саксен-Веймарский; 7 декабря 1870
 Карл-Александр, великий герцог Саксен-Веймарский; 29 августа 1870
 Карл-Михаил-Вильгельм-Август-Александр Георгиевич, герцог Мекленбург-Стрелицкий; генерал-лейтенант; 30 января 1915
 Карл Альберт, принц Савойский и Кариньянский; № 3783; 19 февраля 1824
 Карл Теодор Максимилиан Август Баварский; генерал-майор баварской службы; № 2816; 29 января 1814
 Карлгоф, Иван Иванович; капитан; № 4504; 18 декабря 1830
 Карлгоф, Николай Иванович; подполковник; № 7813; 26 ноября 1847
 Карлевич, Лев Иванович; подполковник; № 6025; 3 декабря 1839
 Карлевич, Яков Иванович; штабс-капитан; № 4164; 21 августа 1828
 Карликов, Вячеслав Александрович; полковник; 24 апреля 1915
 Карлквист, Христиан Яковлевич; подполковник; № 3950; 26 ноября 1826
 Карлов, Иван Захарович; подпоручик; 30 июня 1917 (посмертно)
 Карлович, Антон Михайлович; подполковник; № 3736; 26 ноября 1823
 Карнаухов, Михаил Михайлович; генерал-майор; 1 марта 1916
 Карнеев, Александр Алексеевич; генерал-майор; 9 марта 1917
 Карнеев, Иван Степанович; полковник; № 3823; 12 декабря 1824
 Карнеев, Николай Михайлович; полковник; № 4809; 25 декабря 1833
 Карнилович, Степан Павлович; полковник; № 3499; 6 июня 1821
 Карницкий, Александр Станиславович; полковник; 30 декабря 1915
 Карнович, Лев Андреевич; подполковник; № 3664; 13 февраля 1823
 Карпеев, Алексей Александрович; прапорщик; 18 октября 1917
 Карпенко, Николай Андреевич; поручик; 3 февраля 1915
 Карпенко, Яков, Григорьевич; подполковник; № 7243; 17 декабря 1844
 Карпенко, Моисей Иванович; подполковник; № 2050 (921); 15 февраля 1809
 Карпинский, Осип Михайлович; капитан; № 6373; 11 декабря 1840
 Карпинский, Дмитрий Александрович; штабс-капитан; 24 сентября 1915
 Карпов, Аким Акимович; полковник; № 1854 (810); 26 ноября 1807
 Карпов, Аким Акимович; есаул; № 2527 (1160); 23 декабря 1812
 Карпов, Александр Иванович; майор; № 9830; 26 ноября 1855
 Карпов, Афанасий Акимович; полковник; № 8388; 26 ноября 1850
 Карпов, Василий Васильевич; поручик; 31 июля 1917
 Карпов, Георгий Матвеевич; подпоручик; 1 марта 1916
 Карпов, Даниил Васильевич; капитан-лейтенант; № 3760; 26 ноября 1823
 Карпов, Иван Екимович; секунд-майор; № 1048 (533); 28 июня 1794
 Карпов, Иван Иванович; капитан; 26 августа 1916
 Карпов, Иван Михайлович; генерал-майор; № 4759; 25 декабря 1833
 Карпов, Лев Яковлевич; капитан 1-го ранга; № 5405; 6 декабря 1836
 Карпов, Олег Сергеевич; поручик; 25 марта 1917 (посмертно)
 Карпов, Павел Александрович; штабс-капитан; 15 января 1917
 Карпов, Пётр Александрович; лейтенант; № 9540; 6 декабря 1854
 Карпов, Пётр Петрович; генерал-майор; 18 июля 1915
 Карпов, Семён Александрович; подполковник; № 9412; 26 ноября 1854
 Карпов, Семён Васильевич; поручик; 13 января 1916
 Карпов, Сергей Дмитриевич; полковник; 5 мая 1878
 Карпов, Степан Иванович; майор; № 2504 (1137); 23 декабря 1812
 Карпов, Яков Иванович; генерал-майор; № 1495; 15 декабря 1802
 Карпович, Аркадий Иванович; майор; № 8523; 26 ноября 1850
 Карпович, Болеслав Болеславович; штабс-капитан; 4 апреля 1917
 Карпович, Владимир Иосифович; полковник; 31 июля 1917
 Карпович, Николай Михайлович; полковник; 7 февраля 1917
 Карпович, Фёдор Ефимович; прапорщик; 23 сентября 1916 (посмертно)
 Карский, Тимофей Савельевич; полковник; № 3036; 26 ноября 1816
 Карсницкий, Георгий Люцианович; полковник; 21 января 1917
 Картавцов, Александр Афанасьевич; лейтенант; № 2377; 26 ноября 1811
 Картамышев, Иван Николаевич; подполковник; № 5570; 29 ноября 1837
 Карташёв, Пётр Евстафьевич (Евтихиевич); капитан-лейтенант; № 157 (136); 26 августа 1771
 Карташёв, Сергей Павлович; подпоручик; 10 сентября 1916
 Карташёв, Яков Тихонович; капитан-лейтенант; № 220; 26 ноября 1773
 Карташевский, Яков Владимирович; капитан; № 5324; 1 декабря 1835
 Карцев, Александр Харитонович; майор; № 4605; 16 декабря 1831
 Карцев, Виктор Андреевич; капитан 2-го ранга; 7 июля 1907
 Карцев, Евгений Петрович; генерал-майор; 15 августа 1916
 Карцев, Иван Петрович (меньшой); капитан 1-го ранга; № 2343; 26 ноября 1811
 Карцев, Павел Степанович; полковник; № 3327; 12 декабря 1817
 Карцев, Пётр Кондратьевич; капитан-лейтенант; № 388; 26 ноября 1783
 Карцов, Иван Петрович; капитан-лейтенант; № 1539; 26 ноября 1803
 Карчевский, Иван Станиславович; подполковник; № 4232; 25 декабря 1828
 Каршин, Степан Андреевич; есаул; № 2440 (1073); 21 сентября 1812
 Карштейн, Иван Иванович; премьер-майор; № 406; 26 ноября 1784
 Карьер, Эдуард Августович; майор; № 7053; 4 декабря 1843
 Карягин, Иван Петрович; капитан-лейтенант; № 1688; 5 февраля 1806
 Карягин, Никита Иванович; капитан; № 4608; 16 декабря 1831
 Карягин, Павел Михайлович; полковник; № 1544 (642); 24 февраля 1804
 Карякин, Александр Егорович; капитан; № 5876; 1 декабря 1838
 Карякин, Иван Васильевич; майор; № 7279; 17 декабря 1844
 Карякин, Михаил Иванович; майор; № 5485; 6 декабря 1836
 Карякин, Никита Никонович (Никитич); капитан; № 7319; 17 декабря 1844
 Касавчич, Василий Николаевич; подполковник; № 968; 26 ноября 1792
 Касаикин, Николай Алексеевич; штабс-капитан; 29 апреля 1917
 Касанчин, Павел Мартьянович; майор; № 9449; 26 ноября 1854
 Касаткин, Фёдор Никитич; секунд-майор; № 578; 26 ноября 1788
 Касиков, Андрей Игнатьевич; капитан 1-го ранга; № 1811 (797); 9 сентября 1807
 Касовский, Александр Андреевич; подполковник; № 6778; 3 декабря 1842
 Каспаров, Василий; подполковник; № 457; 26 ноября 1786
 Касперов, Константин Николаевич; подполковник; № 3657; 13 февраля 1823
 Касперский, Иван Фёдорович; генерал-майор; № 1689 (675); 24 февраля 1806
 Кассюра, Георгий Михайлович; ротмистр; 25 ноября 1916 (посмертно)
 Кастагаров (Кастагоров), Иосиф; подполковник; № 212 (179); 27 июля 1773
 Кастинич, Александр Михайлович; капитан-лейтенант; № 3290; 26 ноября 1816
 Касторф, Иван Иванович; капитан; № 7699; 1 января 1847
 Касторф, Пётр Иванович; капитан 1-го ранга; № 7590; 1 января 1847
 Кастриот, Григорий Васильевич; полковник; № 3104; 26 ноября 1816
 Каструси, Дмитрий Евстафьевич; майор; № 9188; 26 ноября 1853
 Кастюрин, Михаил Капитонович; поручик; 3 февраля 1915
 Касьянов, Никифор Фёдорович; подполковник; 10 июня 1916
 Касюра, Яков Степанович; подполковник; № 7437; 12 января 1846
 Касякин, Ефим Лукич; есаул; № 6661; 5 декабря 1841
 Катаев, Константин Васильевич; полковник; 29 сентября 1916
 Катанаев, Аполлос Всеволодович; полковник; 11 сентября 1919
 Катани, Михаил Иванович; майор; № 8088; 26 ноября 1848
 Катаржи, Григорий Ильич; капитан; № 2873; 13 марта 1814
 Катаржи, Павел Ильич; полковник; № 4943; 3 декабря 1834
 Катасанов, Григорий; подполковник; № 4093; 26 ноября 1827
 Катасанов, Никанор Осипович; майор; № 4385; 19 декабря 1829
 Катенин, Александр Андреевич; генерал-майор; № 7380; 12 января 1846
 Катибо, Анатолий Кузьмич; поручик; 26 августа 1916
 Катлубай, Эдуард-Орест Густавович; полковник; 17 апреля 1915
 Катурин, Павел Алексеевич; подполковник; 7 июля 1907
 Катхе, Макс-Вильгельм-Иоганес Арведович, поручик; 28 июля 1907
 Катцелер, Фридрих фон; полковник (генерал-майор) прусской службы; № 2744; 13 ноября 1813
 Катышев, Иван Михайлович; штабс-капитан; 8 июля 1915
 Каульбарс, Василий Романович; генерал-майор; № 7737; 26 ноября 1847
 Каульбарс, Карл Иванович фон; бригадир; № 279 (232); 26 ноября 1775
 Каульбарс, Карл Романович; полковник; № 7164; 17 декабря 1844
 Каупинь, Андрей-Александр Ансович; штабс-капитан; 25 ноября 1916
 Кауфман, Алексей Михайлович фон; полковник; 28 июля 1907
 Кауфман, Константин Петрович фон; капитан; № 8132; 11 декабря 1848
 Кауфман, Михаил Петрович фон; подполковник; № 9882; 14 декабря 1855
 Кауфман, Михаил Петрович фон; поручик; 20 мая 1916
 Кауфман, Пётр Фёдорович фон; подполковник; № 3663; 13 февраля 1823
 Кафтырев, Дмитрий Александрович; поручик; № (768); 26 апреля 1807 (в 1808 г. был разжалован в рядовые и лишён орденов)
 Кафтырев, Иван; майор; № 120 (99); 12 мая 1771
 Кафтырев, Николай Яковлевич; подполковник; № 6500; 5 декабря 1841
 Кафтырев, Яков Васильевич; подполковник; № 2113; 26 ноября 1809
 Каханов, Семён Васильевич; полковник; 31 июля 1877
 Каховский, Александр Михайлович; секунд-майор; № 626 (310); 14 апреля 1789
 Каховский, Борис Всеволодович; полковник; 19 сентября 1907
 Каховский, Иван Григорьевич; премьер-майор; № 914 (488); 31 марта 1792
 Каховский, Михаил Иванович; полковник; № 2668; 15 сентября 1813
 Кацьер, Василий; капитан; № 9870; 26 ноября 1855
 Качалов, Леонтий Ильич; капитан-лейтенант; № 1131; 26 ноября 1794
 Качалов, Михаил Иларионович; подполковник; № 5761; 1 декабря 1838
 Качалов, Пётр Фёдорович; лейтенант; № 2166; 26 ноября 1809
 Качалов, Степан Романович; капитан 1-го ранга; № 3247; 26 ноября 1816
 Каченовский, Иван Афанасьевич; подполковник; 29 октября 1917
 Качеровский, Мартиниан Венедиктович; подпоручик; 17 июля 1917
 Качин, Павел Иванович; капитан; № 8 декабря 1906
 Качин, Фёдор Иванович; подполковник; 25 ноября 1916
 Качинский, Болеслав Фердинандович; полковник; 20 октября 1916 (в списке Шабанова ошибочно значится как Кучинский)
 Качиони, Ламбро Дмитриевич; полковник; № 755 (402); 8 сентября 1790
 Качиони, Ликург Ламбрович; полковник; № 8650; 26 ноября 1851
 Качурин, Александр Фёдорович; подполковник; 13 января 1915 (посмертно)
 Кашевской, Никита Петрович; подполковник; № 5809; 1 декабря 1838
 Кашерининов, Гавриил Алексеевич; капитан 1-го ранга; № 4990; 3 декабря 1834
 Кашинцов, Николай Петрович; секунд-майор; № 1219; 26 ноября 1795
 Каширинов, Никанор Фёдорович; полковник; № 3105; 26 ноября 1816
 Кашперов, Василий Яковлевич; подполковник; № 6271; 11 декабря 1840
 Кашпирев, Михаил Прохорович; лейтенант; № 2375; 26 ноября 1811
 Кашталинский, Николай Александрович; генерал-лейтенант; 1 ноября 1905
 Кашталинский, Фёдор Степанович; подполковник; № 924 (498); 28 июня 1792
 Кашубский, Виктор Михайлович; иерей; 10 ноября 1916
 Кашутин, Василий Алексеевич; подполковник; № 4246; 1 января 1829
 Кащеев, Александр Алексеевич; майор; № 3675; 13 февраля 1823

Кв — Кг 
 ; майор прусской службы; № 2941; 19 июля 1814
 Квалиев, Дмитрий Тариелович; штабс-капитан; 31 июля 1877
 Квасников, Александр Васильевич; прапорщик; 1 сентября 1917
 Квасников, Сергей Кузьмич; поручик; 5 ноября 1916 (посмертно)
 Квашнин-Самарин, Александр Петрович; полковник; № 896 (470); 18 марта 1792
 Квашнин-Самарин, Иван Никитич; капитан-лейтенант; № 6382; 11 декабря 1840
 Квашнин-Самарин, Степан Никитич; капитан-лейтенант; № 7121; 4 декабря 1843
 Квецинский, Михаил Фёдорович; генерал-лейтенант; 15 апреля 1915
 Квинитадзе, Георгий Иванович; полковник; 27 сентября 1917
 Квинитадзе, Иван Семёнович; подполковник; 3 сентября 1873
 Квитницкий, Аким Фёдорович; майор; № 3361; 12 декабря 1817
 Квитницкий, Ксенофонт Фёдорович; полковник; № 2860; 13 марта 1814
 Квитницкий, Леонид Ксенофонтович; генерал-майор; 30 ноября 1877
 Квицинский, Онуфрий Александрович; полковник; № 4565; 16 декабря 1831
 Квятковский, Адам Андреевич; майор; № 6820; 3 декабря 1842
 Квятковский, Доминик Фелицианович; майор; № 6602; 5 декабря 1841
 Квятковский, Николай Ильич; поручик; 12 апреля 1878
 Квятковский, Сергей Титович; полковник; 27 января 1917
 Квятковский, Фома Иосифович; капитан; № 6145; 3 декабря 1839
 Кгаевский, Василий Фёдорович; капитан; № 7330; 17 декабря 1844

Ке 
 Кедлец (Кадлец), Эдуард; полковник; 3 декабря 1918
 Кедрин, Александр Николаевич; поручик; 8 сентября 1905
 Кейзер, Фёдор; инженер-поручик; № 678 (363); 26 ноября 1789
 Кейсерукский, Али-Гуссейн-оглы; штабс-капитан; № 10219; 19 августа 1863
 Кейслер, Христофор; подполковник; № 303; 26 ноября 1778
 Кекуатов, Андрей Иванович; премьер-майор; № 461; 26 ноября 1786
 Келлер; майор прусской службы; № 3313; 25 января 1817
 Келлер, Александр Карлович; подполковник; № 3457; 26 ноября 1819
 Келлер, Александр Фёдорович; ротмистр; 17 октября 1915
 Келлер, Василий Иванович; майор; № 8267; 26 ноября 1849
 Келлер, Фёдор Артурович; генерал-майор; 27 сентября 1914
 Келлер, Фёдор Фёдорович; штабс-ротмистр; № 2542 (1175); 3 января 1813
 Келлер, Фёдор Эдуардович; подполковник; 31 января 1878
 Келчевский, Анатолий Киприанович; полковник; 1 сентября 1915
 Кельнер, Александр Александрович; полковник; 21 августа 1879
 Кельнер, Викентий Егорович; штабс-капитан; № 7358; 17 декабря 1844
 Кельнер, Константин Александрович; полковник; 18 ноября 1916
 Кельнер, Отто-Годфрид; секунд-майор; № 341; 26 ноября 1781
 Кельнин, Эдуард; подпоручик; 28 сентября 1905
 Кельтау, Николай Вильгельмович; подпоручик; 1 апреля 1917 (посмертно)
 Кельх, Карл; подполковник; № 858; 26 ноября 1791
 Кельхен, Григорий (Георгий) Назарович; инженер-майор; № 458; 26 ноября 1786
 Кельц, Фридрих Христианович; подполковник; № 8959; 1 февраля 1852
 Кельчевский, Пётр Павлович; полковник; № 7193; 17 декабря 1844
 Кемецкий, Дмитрий Иванович; полковник; № 7780; 26 ноября 1847
 Кемецкий, Фёдор Иванович; капитан-лейтенант; № 9301; 24 апреля 1854
 Кемпель, Густав Велисович; поручик; 18 сентября 1915
 Кемпен, Карл Карлович; полковник; № 4977; 3 декабря 1834
 Кемферт, Павел Иванович; подполковник; № 8447; 26 ноября 1850
 Кендзерский, Анатолий Юлианович; капитан; 23 мая 1916
 Кениг, Адольф Иванович; подполковник; № 3667; 13 февраля 1823
 Кениг, Владимир Адольфович; полковник; № 8369; 26 ноября 1850
 Кениг, Рейгольт Иванович; подполковник; № 3465; 26 ноября 1819
 Кенский, Давид Степанович; полковник; № 5170; 1 декабря 1835
 Кенский, Захар Иванович; подполковник; № 5411; 6 декабря 1836
 Кенстович, Иван Михайлович; капитан; № 9850; 26 ноября 1855
 Кеппен, Александр Иванович; капитан; № 7522; 12 января 1846
 Кёрбер, Юлиус фон; полковник прусской службы; 10 февраля 1872
 Керзум, Карл Петрович; прапорщик; 17 апреля 1916
 Керман, Георгий Иванович; подполковник; 27 января 1917 (посмертно)
 Керн, Ермолай Фёдорович; генерал-майор; № 2883; 18 марта 1814
 Керн, Фёдор Сергеевич; капитан-лейтенант; № 8836; 26 ноября 1851
 Керн, Фёдор Фёдорович; капитан; № 1159 (589); 1 января 1795
 Керпа, Пётр; полковник; № 1452; 26 ноября 1802
 Керстич, Александр Иванович; майор; № 7851; 26 ноября 1847
 Керстич, Андрей Андреевич; подполковник; № 5986; 3 декабря 1839
 Кеслер, Александр Христофорович; подполковник; № 3660; 13 февраля 1823
 Кеслин, Пётр Петрович; подполковник; № 5423; 6 декабря 1836
 Кесслер, Эдуард Фёдорович; капитан; № 7135; 28 октября 1844
 Кессель, Бернгард фон; генерал-лейтенант прусской службы; 6 февраля 1871
 Кетлер, Вильгельм Карлович; генерал-майор; № 2309; 26 ноября 1811

Ки 
 Киандер, Карл Карлович; подполковник; № 6999; 4 декабря 1843
 Кибальчич, Василий Дионисьевич; штабс-капитан; 3 февраля 1916 (посмертно)
 Кибиров, Павел Алексеевич; есаул; 26 августа 1916
 Кидерман, Альфред Иванович; прапорщик; 31 октября 1917
 Киеза, Франц; генерал-майор; № 2738; 4 ноября 1813
 Кизирицкий, Эдмунд Антонович; полковник; № 7187; 17 декабря 1844
 Кизмер, Иван Иванович; генерал-майор; № 4420; 18 декабря 1830
 Кикачейшвили, Давид; подпоручик; 5 мая 1915
 Кикенап, Егор Егорович; подполковник; № 4367; 19 декабря 1829
 Кикнадзе, Евгений Иванович; капитан; 19 апреля 1917
 Киктань, Антоний Антонович; поручик; 11 марта 1915
 Килбер, Егор Андреевич; подполковник; № 4227; 25 декабря 1828
 Киленин, Владимир Николаевич; капитан; 29 октября 1917
 Киленин, Григорий Дмитриевич; капитан 2-го ранга; № 440; 26 ноября 1785
 Киленин, Николай Иванович; лейтенант; № 310; 26 ноября 1779
 Киль, Александр Иванович; полковник; № 7969; 26 ноября 1848
 Киль, Густав Иванович; полковник; № 6741; 3 декабря 1842
 Киль, Лев Иванович; генерал-майор; № 7139; 17 декабря 1844
 Кильдиаров, Егор Герасимович; поручик; № 2909; 18 марта 1814
 Кильдиаров, Михаил; полковник; № 5402; 6 декабря 1836
 Кильк, Август Михайлович; подполковник; 3 апреля 1917
 Кильхен, Александр Яковлевич; майор; № 6818; 3 декабря 1842
 Кильхен, Пётр Алексеевич; подполковник; № 7460; 12 января 1846
 Кильхен, Христиан; секунд-майор; № 340; 26 ноября 1781
 Кинлог, Александр; премьер-майор; № 17 (17); 27 июля 1770
 Кинович, Павел Петрович; полковник; № 7967; 26 ноября 1848
 Кинсберген, Ян Хендрик ван (Кенигсберген, Иван); капитан 2-го ранга; № 215 (182); 30 июля 1773
 Кинсон, Виктор Осипович; полковник; № 1736 (722); 1 февраля 1807
 Кипрушев, Иван Фёдорович; поручик; 25 сентября 1917
 Киприянов, Александр Иванович; генерал-майор; № 5360; 6 декабря 1836
 Кира-Динжан, Андрей Дмитриевич; капитан 2-го ранга; 17 ноября 1919
 Киреев, Андрей Карпович; полковник; № 1043 (528); 12 мая 1794
 Киреев, Всеволод Романович; полковник; 15 июля 1909
 Киреев, Гавриил Фёдорович; капитан 3-го ранга; № 2142; 26 ноября 1809
 Киреев, Михаил Егорович; есаул; № 2708; 7 октября 1813
 Киреевский, Алексей Алексеевич; капитан-лейтенант; № 4011; 26 ноября 1826
 Киреенко, Осип Васильевич; майор; № 6848; 3 декабря 1842
 Кирей, Василий Фадеевич; генерал-майор; 31 июля 1917
 Кириенко, Иван Касьянович; полковник; 23 января 1917
 Кирика, Иван Сидорович; майор; № 5264; 1 декабря 1835
 Кириков, Иннокентий Ильич; генерал-майор; 7 июля 1907
 Кириленко, Александр Андреевич; капитан; 24 октября 1904
 Кириллов, Вячеслав Евгеньевич; подполковник; 10 июня 1916
 Кириллов, Иван; майор; № 7298; 17 декабря 1844
 Кириллов, Иван Миныч; подполковник; № 2021; 26 ноября 1808
 Кириллов, Михаил Козьмич; подполковник; № 5026; 3 декабря 1834
 Кириллов, Семён Иванович; подполковник; № 1860; 26 ноября 1807
 Кириллов, Сергей Федулович; майор; № 1640 (670); 12 января 1806
 Кирилов, Андрей Федосьевич; штабс-капитан; № 8826; 26 ноября 1851
 Кириченко, Федот Иванович; поручик; 11 января 1917
 Киркин, Владимир Михайлович; поручик; 30 декабря 1915
 Кирпичёв, Иван Иванович; подполковник; № 2564; 26 марта 1813
 Кирпичёв, Лев Нилович; полковник (?); 13 января 1915
 Кирсанов; подполковник; № 2416 (1049); 2 июля 1812
 Кирсанов, Никита Иванович; майор; № 9452; 26 ноября 1854
 Кирсанов, Роман Андреевич; капитан; 7 января 1916
 Кирсанов, Степан Лаврович; капитан; № 9013; 1 февраля 1852
 Кирсанов, Хрисанф Павлович; полковник; № 2560 (1194); 26 марта 1813
 Кирста, Константин Фёдорович; прапорщик; 1 марта 1916
 Кирьяков, Василий Яковлевич; полковник; № 4620; 25 декабря 1831
 Кирьянов, Александр Александрович; войсковой старшина; 20 мая 1915
 Киселёв, Дмитрий Михайлович; войсковой старшина; № 2063 (934); 17 февраля 1809
 Киселёв, Евгений Николаевич; подпоручик; 26 августа 1916 (посмертно)
 Киселёв, Ефим Леонтьевич; прапорщик; 25 июня 1916
 Киселёв, Зиновий Онуфриевич; капитан; 13 октября 1916
 Киселёв, Иван Павлович; капитан 3-го ранга; № 4498; 18 декабря 1830
 Киселёв, Леонид Петрович; генерал-майор; 21 июня 1915
 Киселёв, Михаил Иванович; подпоручик; 22 августа 1917 (посмертно)
 Киселёв, Михаил Яковлевич; капитан; № 6654; 5 декабря 1841
 Киселёв, Николай Александрович; поручик; 31 июля 1917
 Киселёв, Павел Дмитриевич; генерал-лейтенант; № 4411; 18 декабря 1830
 Киселёв, Сергей Петрович; капитан; 2 июня 1915
 Киселёв, Фёдор Иванович; полковник; № 592 (276); 14 апреля 1789
 Киселевский, Александр Иванович; подполковник; № 6547; 5 декабря 1841
 Киселевский, Григорий Демьянович; ротмистр; № 3017; 9 августа 1815
 Киселевский, Николай Михайлович; генерал-майор; 18 июля 1915
 Кислаковский, Иван Михайлович; подполковник; № 8953; 1 февраля 1852
 Кислинский, Михаил Иванович; капитан 2-го ранга; № 8434; 26 ноября 1850
 Кислинский, Пётр Иванович; капитан-лейтенант; № 6900; 3 декабря 1842
 Кислицкий, Леонид Павлович; войсковой старшина; 14 апреля 1917
 Кислицын, Владимир Александрович; полковник; 31 июля 1917
 Кислович, Михаил Степанович; секунд-майор; № 1277; 26 ноября 1795
 Кисловский, Дмитрий Андреевич; генерал-майор; № 4057; 26 ноября 1827
 Кисловский, Лев Дмитриевич; капитан; № 8150; 1 сентября 1849
 Кислый, Порфирий Григорьевич; полковник; 13 октября 1916
 Киснемский, Гавриил Петрович; подпоручик; 8 октября 1877
 Кистер, Георгий Александрович; подпоручик; 30 декабря 1915
 Китаев, Егор Степанович; лейтенант; № 6674; 5 декабря 1841
 Китаев, Иван; подполковник; № 1366; 26 ноября 1802
 Китаев, Семён Данилович; подполковник; № 8261; 26 ноября 1849
 Китаев, Степан Михайлович; капитан-лейтенант; 26 ноября 1809 (Награждён за 18 морских кампаний. В 1827 году в чине капитана 1-го ранга разжалован в матросы и лишён орденов)
 Китаев, Фёдор Дмитриевич; майор; № 2404 (1037); 10 марта 1812
 Китицын, Михаил Александрович; старший лейтенант; 1 октября 1916
 Китицын, Трофим Семёнович; майор; № 7890; 26 ноября 1847
 Киткевич, Степан Павлович; майор; № 5051; 3 декабря 1834
 Киткин, Василий Михайлович; полковник; № 5546; 29 ноября 1837
 Киткин, Николай Алексеевич; полковник; 13 марта 1915 (посмертно)
 Китченко, Михаил Дмитриевич; генерал-майор; 27 ноября 1915
 Кич, Николай Юрьевич; подполковник; № 7838; 26 ноября 1847
 Кич, Пётр Егорович; капитан; № 5882; 1 декабря 1838
 Кишенский, Фёдор Иванович; полковник; № 555; 26 ноября 1788
 Кишинский, Лаврентий Семёнович; подполковник; № 6022; 3 декабря 1839
 Кишинский, Николай Семёнович; генерал-майор; № 9553; 28 декабря 1854
 Кишкин, Александр Михайлович; капитан 2-го ранга; № 8670; 26 ноября 1851
 Кишкин, Андрей Матвеевич; майор; № 2428 (1061); 4 сентября 1812
 Кишкин, Михаил Михайлович; капитан-лейтенант; № 3680; 13 февраля 1823
 Киях-Кияховский, Александр Васильевич; штабс-капитан; 18 ноября 1917

Кл 
 Клаван, Арвид Фридрихович; штабс-капитан; 29 октября 1917
 Клавер, Иван; подполковник; № 1484; 15 декабря 1802
 Клавер, Карл Фёдорович; полковник; № 9703; 26 ноября 1855
 Кладищев, Пётр Алексеевич; генерал-майор; № 3888; 26 ноября 1826
 Кладухин, Пётр Иванович; подполковник; № 5007; 3 декабря 1834
 Клайгальс, Абрам Николаевич; полковник; № 3811; 12 декабря 1824
 Клайгильс (Клейгельс), Самуил Карлович; подполковник; № 8487; 26 ноября 1850
 Клаузевиц, Карл; полковник прусской службы; № 3304; 23 января 1817
 ; майор прусской службы; № 3308; 25 января 1817
 Классов, Иван Денисьевич; подполковник; № 4597; 16 декабря 1831
 Клебек, Егор Ермолаевич; полковник; № 2011; 26 ноября 1808
 Клебек, Иван Семёнович; капитан; № 9004; 1 февраля 1852
 Клевезаль, Николай Ефимович; полковник; № 6460; 5 декабря 1841
 Клевецкий, Захар Григорьевич; подполковник; № 5239; 1 декабря 1835
 Клейменов, Степан Терентьевич; поручик; 26 августа 1916
 Клейнмихель, Андрей Андреевич; генерал-майор; № 1555; 26 ноября 1804
 Клейнмихель, Владимир Петрович; генерал-майор; 30 марта 1879
 Клейнмихель, Пётр Андреевич; генерал-лейтенант; № 4412; 18 декабря 1830
 Клейст; майор прусской службы; № 3018; 28 августа 1815
 Клейст, Антон; подполковник; № 1667; 5 февраля 1806
 Клейст, Евгений Иванович фон; подполковник; № 9158; 26 ноября 1853
 Клейст, Ефим Антонович; подполковник; № 6520; 5 декабря 1841
 Клейст, Фёдор фон; полковник; № 287; 26 ноября 1775
 Клекль, Александр Александрович; корнет; 31 декабря 1916 (посмертно)
 Клембовский, Владислав Наполеонович; генерал-лейтенант; 4 ноября 1914
 Клеменц, Лев Христофорович; генерал-майор; № 9645; 26 ноября 1855
 Клеменц, Христофор Фёдорович; полковник; № 3562; 16 декабря 1821
 Клементьев, Константин Прокофьевич; штабс-капитан; № 10090; 26 ноября 1857
 Клементьев, Павел Иванович; капитан; № 8117; 26 ноября 1848
 Клеммер, Леонтий Иванович; полковник; № 3802; 12 декабря 1824
 Клемп; подпоручик прусской службы; № 3317; 25 января 1817
 Кленевский, Валентин Петрович; поручик; 17 октября 1915
 Кленовский, Осип Матвеевич; полковник; № 3452; 26 ноября 1819
 Клепачевский, Николай Григорьевич; подпоручик; 13 октября 1916 (посмертно)
 Клесов, Юлиан Пантелеймонович; полковник; 26 августа 1916
 Клетнов, Степан Афанасьевич; подполковник; № 4476; 18 декабря 1830
 Клецкин, Никита Антонович; подпоручик; 31 декабря 1916
 Клечковский, Дионисий Раймундович; подполковник; № 9728; 26 ноября 1855
 Клещевников, Александр Фёдорович; подпоручик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Клещенков, Иван Яковлевич; штабс-капитан; 5 мая 1917
 Кликен, Карл Фёдорович; майор; № 2349; 26 ноября 1811
 Климан, Людвиг Карлович фон; подполковник; № 7447; 12 января 1846
 Климантов, Тимофей; капитан; № 8122; 26 ноября 1848
 Климен, Михаил Михайлович; штабс-капитан; 15 марта 1917
 Клименко, Василий Петрович; прапорщик; 21 октября 1916 (посмертно)
 Клименко, Виктор Иванович; капитан; 30 января 1915
 Клименко, Константин Васильевич; подполковник; № 7622; 1 января 1847
 Клименко, Михаил Иванович; подпоручик; 31 июля 1917 (посмертно)
 Клименко, Михаил Никитич; капитан; № 2194 (981); 22 сентября 1810
 Клименко, Николай Аполлонович; штабс-капитан; 17 октября 1915
 Клименко, Семён Герасимович; подполковник; № 8237; 26 ноября 1849
 Климов, Авдей Михайлович; штабс-капитан; 20 января 1814
 Климов, Борис Никифорович; подполковник; № 3199; 26 ноября 1816
 Климов, Владимир Викторович; подъесаул; 9 сентября 1915
 Климов, Иван Климович; штабс-капитан; № 9022; 1 февраля 1852
 Климов, Илья Николаевич; прапорщик; 16 декабря 1877
 Климов, Константин Платонович; подпоручик; 9 сентября 1915 (посмертно)
 Климов, Степан Ермолаевич; штабс-капитан; № 10017; 26 ноября 1856
 Климов, Фёдор Никифорович; подполковник; № 7231; 17 декабря 1844
 Климович, Сергей Антонович; поручик; 12 октября 1917
 Климовский, Лев Васильевич; полковник; № 2859; 13 марта 1814
 Климовский, Николай Васильевич; премьер-майор; № 1252; 26 ноября 1795
 Клинген, Пётр Густавович; капитан; № 10006; 26 ноября 1856
 Клингенберг, Евстафий Христофорович; майор; 2641; 17 августа 1813
 Клингенберг, Карл Фёдорович; полковник; № 3070; 26 ноября 1816
 Клингер, Фёдор Иванович; генерал-майор; № 1646; 5 февраля 1806
 Клинсон, Рудольф Михайлович; поручик; 8 июля 1915
 Клиопа, Георгий Яковлевич; штабс-капитан; 27 января 1917
 Кличка, Франц Николаевич; подполковник; № 28 (28); 22 сентября 1770
 Клот, Густав-Рейнгольд Густавович; полковник; № 4081; 26 ноября 1827
 Клодель, Николай; подполковник; № 1211; 26 ноября 1795
 Клодт фон Юргенсбург, Адольф Фёдорович; полковник; № 1920 (826); 5 февраля 1808
 Клодт, Андрей Родионович; полковник; № 4332; 19 декабря 1829
 Клодт-фон-Юргенсбург, Борис Фёдорович; генерал-майор; № 3029; 26 ноября 1816
 Клодт-фон-Юргенсбург, Карл Густавович; полковник; № 8617; 26 ноября 1851
 Клодт-фон-Юргенсбург, Карл Фёдорович; полковник; № 2096; 26 ноября 1809
 Клокачёв, Александр Петрович; подполковник; № 4356; 19 декабря 1829
 Клокачёв, Алексей Федотович; капитан 1-го ранга; № 1410; 26 ноября 1802
 Клокачёв, Корнилий Петрович; полковник; № 7562; 1 января 1847
 Клокачёв, Федот Алексеевич; капитан 1-го ранга; № 128 (107); 9 июля 1771
 Клоков, Алексей Константинович; подпоручик; 31 мая 1915 (посмертно)
 Клоновский, Владислав Игнатьевич; прапорщик; 17 октября 1915
 Клосовский, Александр Северинович; капитан; 3 февраля 1915
 Клочков, Владимир Михайлович; сотник; 9 сентября 1915
 Клуге, Владимир Иванович; штабс-капитан; 4 февраля 1917 (посмертно)
 Клуге, Константин Иванович; штабс-капитан; 3 ноября 1916
 Клуген, Иван Иванович фон; премьер-майор; № 985; 26 ноября 1792
 Клуген, Александр Астафьевич; подполковник; № 5003; 3 декабря 1834
 Клуген, Иван Максимович; подполковник; № 4089; 26 ноября 1827
 Клуген, Павел Евстафьевич; полковник; № 4696; 21 декабря 1832
 Клюев, Александр Васильевич; прапорщик; 23 января 1919
 Клюки-фон-Клугенау, Франц Карлович; майор; № 4035; 27 января 1827
 Клюпфель, Владислав Филиппович; генерал-майор; № 5518; 29 ноября 1837
 Ключарёв, Александр Игнатьевич; подполковник; № 3840; 12 декабря 1824
 Ключарёв, Георгий Евгеньевич; поручик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Ключарёв, Дмитрий Игнатьевич; подполковник; № 4862; 25 декабря 1833
 Ключаревский, Даниил; подполковник; № 976; 26 ноября 1792
 Ключников, Александр Андреевич; капитан-лейтенант; № 7090; 4 декабря 1843

Кн 
 Кнаппе, Иван Фёдорович; полковник; № 2851; 13 марта 1814
 Книпер, Вилим Карлович; майор; № 1714 (700); 8 января 1807
 Книпер, Павел Иванович; подполковник; № 9116; 26 ноября 1853
 Книпер, Павел Карлович; полковник; № 1959 (866); 20 мая 1808
 Книпер, Фёдор Евстафьевич; полковник; № 2187 (974); 27 июля 1810
 Книрим, Александр Иванович; подполковник; № 7435; 12 января 1846
 Кнобель; капитан; № 2698; 6 октября 1813
 Кнобель, Вилим Христианович; майор; № 1239; 26 ноября 1795
 Кнорринг, Александр Фёдорович; ротмистр; № 6629; 5 декабря 1841
 Кнорринг, Богдан Фёдорович; премьер-майор; № 102 (81); 8 марта 1771
 Кнорринг, Владимир; подполковник; № 3503; 6 июня 1821
 Кнорринг, Владимир Иванович; полковник; № 7169; 17 декабря 1844
 Кнорринг, Владимир Карлович; ротмистр; № 2431 (1064); 4 сентября 1812
 Кнорринг, Густав Иванович (Фёдорович?) фон; инженер-генерал-майор; № 765; 26 ноября 1790
 Кнорринг, Егор Андреевич фон; майор; № 10136; 26 ноября 1858
 Кнорринг, Иван Евстафьевич; полковник; № 378; 26 ноября 1783
 Кнорринг, Иван Фёдорович; полковник; № 7426; 12 января 1846
 Кнорринг, Карл Богданович фон; подполковник; № 1711 (697); 8 января 1807
 Кнорринг, Карл Фёдорович; полковник; № 598 (282); 14 апреля 1789
 Кнорринг, Николай Иванович; полковник; № 9705; 26 ноября 1855
 Кнорринг, Отто Фёдорович; премьер-майор; № 1070 (554); 26 октября 1794
 Кнорринг, Роман Иванович; генерал-майор; № 7382; 12 января 1846
 Кнорринг, Эдуард Иванович; генерал-майор; № 8600; 26 ноября 1851
 Кныш, Андрей Михайлович; штабс-капитан; 20 ноября 1915
 Кнышев, Александр Андреевич; полковник; № 8410; 26 ноября 1850
 Кнышев, Корнилий; подполковник; № 1213; 26 ноября 1795
 Княжевич, Дмитрий Максимович; полковник; 11 ноября 1914
 Княжнин, Александр Яковлевич; подполковник; № 1966 (874); 20 мая 1808
 Княжнин, Борис Яковлевич; майор; № 1977 (885); 20 мая 1808
 Княжнин, Евфим Яковлевич; полковник; № 6447; 5 декабря 1841
 Князев, Александр Мартынович; поручик; 24 апреля 1915 (посмертно)
 Князев, Иван Иванович; генерал-майор; № 1090; 26 ноября 1794
 Князев, Лев Львович; капитан 1-го ранга; № 7741; 26 ноября 1847
 Князев, Михаил Иванович; полковник; № 9384; 26 ноября 1854
 Князев, Михаил Михайлович; штабс-капитан; 1 сентября 1915

Ко 
 Кобан, Валентин Иванович; поручик; 18 сентября 1917
 Кобелев, Павел Денисович; полковник; № 5135; 1 декабря 1835
 Кобельков, Иван Фёдорович; капитан; № 9470; 26 ноября 1854
 Кобеляцкий, Василий Георгиевич; штабс-капитан; 22 декабря 1915
 Кобеляцкий, Иларион; полковник; № 1323; 26 ноября 1802
 Кобец, Иван Дорофеевич; подполковник; 28 августа 1917 (посмертно)
 Кобешавидзе, Георгий Павлович; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Кобиев, Захарий Семёнович; ротмистр; 10 апреля 1906
 Кобиев, Николай Георгиевич; поручик; 11 апреля 1917 (посмертно)
 Кобле, Фома Александрович; секунд-майор; № 918 (492); 31 марта 1792
 Кобордо, Фабиан Карлович; полковник; 7 июля 1917
 Кобрин (Кожин), Иван Иванович; подполковник; № 1637 (667); 12 января 1806
 Кобро, Андрей Николаевич; подполковник; № 9150; 26 ноября 1853
 Кобызев, Павел Петрович; подпоручик; 9 марта 1917
 Кобылецкий, Даниил Екимович; полковник; № 3801; 12 декабря 1824
 Кобылинский, Иван Севастьянович; подполковник; № 8449; 26 ноября 1850
 Кобылка, Георгий Петрович; штабс-капитан; 25 июня 1916
 Кобяков, Егор Андреевич; полковник; № 6944; 4 декабря 1843
 Кобяков, Фёдор Николаевич; подполковник; № 4856; 25 декабря 1833
 Ковако, Николай Козьмич; лейтенант; № 754 (401); 8 сентября 1790
 Ковалёв, Александр Антонович; подполковник; 20 мая 1915 (посмертно)
 Ковалёв, Егор Сергеевич; полковник; № 8376; 26 ноября 1850
 Ковалёв, Никанор Степанович; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Ковалёв, Степан Ермолаевич; подполковник; № 3513; 6 июня 1821
 Ковалёв, Фёдор Алексеевич; подполковник; № 7616; 1 января 1847
 Ковалевский, Александр Николаевич; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Ковалевский, Александр Семёнович; полковник; № 9076; 26 ноября 1853
 Ковалевский, Борис; прапорщик; 12 января 1917 (посмертно)
 Ковалевский, Викентий Лаврентьевич; майор; № 7066; 4 декабря 1843
 Ковалевский, Владислав Викентьевич; подпоручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Ковалевский, Вячеслав Степанович; подполковник; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Ковалевский, Иван Исидорович; полковник; 11 декабря 1915 (посмертно)
 Ковалевский, Иван Осипович; полковник; № 5695; 1 декабря 1838
 Ковалевский, Максим Иванович; секунд-майор; № 516; 26 ноября 1787
 Ковалевский, Михаил Константинович; подполковник; № 5093; 1 декабря 1835
 Ковалевский, Николай Исидорович; штабс-капитан; 9 сентября 1915
 Ковалевский, Орест, Яковлевич; полковник; № 6981; 4 декабря 1843
 Ковалевский, Пётр Петрович; генерал-майор; № 7730; 26 ноября 1847
 Ковалевский, Платон Николаевич; подполковник; № 6775; 3 декабря 1842
 Ковалевский, Семён Фёдорович; майор; № 7487; 12 января 1846
 Коваленко, Владимир Николаевич; подпоручик; 10 октября 1917
 Коваленко, Владимир Фёдорович; полковник; 4 апреля 1917
 Коваленко, Иван Михайлович; капитан; 7 ноября 1915
 Коваленко, Яков Кузьмич; прапорщик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Коваленский, Платон Петрович; полковник; № 7567; 1 января 1847
 Ковалик, Филипп Иванович; подполковник; № 5186; 1 декабря 1835
 Коваль, Александр Дмитриевич; прапорщик; 1 января 1917 (посмертно)
 Коваль, Лука Дементьевич; прапорщик; 4 марта 1917
 Коваль, Никифор Иванович; прапорщик; 14 января 1916
 Ковальков, Николай; подпоручик; 3 сентября 1916
 Ковальский, Алексей Адамович; капитан; 26 августа 1916
 Ковальский, Борис Григорьевич; поручик; 19 марта 1917
 Ковальский, Никифор Петрович; полковник; № 6443; 5 декабря 1841
 Ковальский, Николай Николаевич; подполковник; 30 декабря 1915
 Ковальчук, Андрей; подпоручик; 26 января 1917 (посмертно)
 Ковальчук, Ефим Васильевич; подпоручик; 18 октября 1917 (посмертно)
 Кованько, Александр Павлович; подполковник; № 7016; 4 декабря 1843
 Кованько, Василий Константинович; полковник; 2 января 1916
 Кованько, Михаил Михайлович; полковник; № 4348; 19 декабря 1829
 Коведяев, Арсений Николаевич; капитан 2-го ранга; № 5252; 1 декабря 1835
 Коведяев, Дормидонт Иванович; майор; № 7256; 17 декабря 1844
 Коведяев, Матвей Николаевич; подполковник; № 4465; 18 декабря 1830
 Ковельский, Игнатий Казимирович; подполковник; № 7235; 17 декабря 1844
 Ковенко, Георгий Александрович; подпоручик; 27 июля 1917
 Ковенский, Дмитрий Иванович; подпоручик; 18 сентября 1917
 Ковердынский, Иван Гаврилович; полковник; 1 марта 1916
 Ковторадзе, Алексей Гаврилович; штабс-капитан; № 9570; 28 декабря 1854
 Коен, Семён Иванович; полковник; № 8663; 26 ноября 1851
 Кожанов, Александр Степанович; войсковой старшина; 7 июля 1917 (посмертно)
 Кожевников, Иван Степанович; подпоручик; 27 января 1917 (посмертно)
 Кожевников, Матвей Львович; полковник; № 7176; 17 декабря 1844
 Кожин, Иван Ильич; капитан-лейтенант; № 2140; 26 ноября 1809
 Кожухов, Александр Михайлович; штабс-капитан; 13 марта 1915
 Кожухов, Михаил Гаврилович; капитан-лейтенант; № 207 (174); 27 июля 1773
 Козакевич, Николай Иосифович; подполковник; 19 мая 1915
 Козакевич, Степан Григорьевич; ротмистр; № 7325; 17 декабря 1844
 Козаков, Александр Александрович; ротмистр; 31 июля 1917
 Козаков, Виктор Александрович; подпоручик; 12 января 1917 (посмертно)
 Козаков, Матвей Гаврилович; секунд-майор; № 1224; 26 ноября 1795
 Козел, Никита Ильич; подпоручик; 11 января 1917
 Козелков, Пётр Андреянович; полковник; 12 апреля 1878
 Козель; майор прусской службы; № 1927 (833); 2 марта 1808
 Козен, Пётр Андреевич; генерал-майор; № 2594; 11 июля 1813
 Козенс, Александр Рыцаревич; подполковник; № 1001 (521); 2 сентября 1792
 Козин, Александр Евдокимович; поручик; 14 апреля 1915
 Козин, Даниил Петрович; капитан-лейтенант; № 660 (345); 28 августа 1789
 Козинцев, Андрей Георгиевич; поручик; 27 августа 1916
 Козинцов, Всеволод Владимирович; прапорщик; 24 апреля 1915
 Козицкий, Александр Дмитриевич; штабс-капитан; 27 сентября 1916
 Козко, Павел Иванович; подпоручик; 18 сентября 1917
 Козлов, Александр; майор; № 5297; 1 декабря 1835
 Козлов, Александр Иванович; подпоручик; 11 сентября 1916
 Козлов, Александр Павлович; полковник; № 6725; 3 декабря 1842
 Козлов, Антон Александрович; штабс-капитан; № 8318; 26 ноября 1849
 Козлов, Василий Александрович; полковник; № 8176; 26 ноября 1849
 Козлов, Всеволод Иванович; поручик; № 2077 (948); 18 октября 1809
 Козлов, Георгий Савельевич; подполковник; 20 августа 1916
 Козлов, Дмитрий Александрович; прапорщик; 18 ноября 1917 (посмертно)
 Козлов, Иван (Иванович?); штабс-капитан; № 7915; 26 ноября 1847
 Козлов, Иван Никифорович; капитан; № 5513; 6 декабря 1836
 Козлов, Иван Николаевич; капитан; 17 февраля 1917
 Козлов, Иван Осипович; полковник; № 9658; 26 ноября 1855
 Козлов, Иосиф Андреевич; подпоручик; 27 сентября 1916
 Козлов, Константин Гаврилович; капитан; 4 ноября 1914
 Козлов, Николай Васильевич; генерал-майор; № 3794; 12 декабря 1824
 Козлов, Павел Александрович; полковник; № 7985; 26 ноября 1848
 Козлов, Сергей Михайлович; подполковник; 17 октября 1915 (посмертно)
 Козловский, Викентий Константинович; полковник; 25 июля 1917
 Козловский, Викентий Мартынович; капитан; 17 апреля 1916
 Козловский, Виктор Степанович; генерал-майор; № 9632; 26 ноября 1855
 Козловский, Викентий Михайлович; подполковник; № 6041; 3 декабря 1839
 Козловский, Владислав Валерианович; штабс-капитан; 29 октября 1917
 Козловский, Зиновий Харитонович; подполковник; № 5806; 1 декабря 1838
 Козловский, Михаил Дмитриевич; подполковник; 1 июня 1915
 Козловский, Михаил Тимофеевич; полковник; № 1692 (678); 24 февраля 1806
 Козловский, Парамон Онисимович; капитан; № 9580; 22 января 1855
 Козловский, Платон Тимофеевич; полковник; № 1550 (648); 23 августа 1804
 Козловский, Семён Иванович; секунд-майор; № 710; 26 ноября 1789
 Козловский, Тимофей Михайлович; майор; № 6091; 3 декабря 1839
 Козловский, Фабиан Игнатьевич; капитан; № 5878; 1 декабря 1838
 Козловский, Яков; подполковник; № 1571; 26 ноября 1804
 Козловцов, Иван Ильич; капитан 1-го ранга; № 2239; 26 ноября 1810
 Козлянинов, Григорий Фёдорович; генерал-майор; № 5677; 1 декабря 1838
 Козлянинов, Иван Тимофеевич; генерал-майор; № 3537; 16 декабря 1821
 Козлянинов, Пётр Тимофеевич; полковник; № 5155; 1 декабря 1835
 Козлянинов, Пётр Фёдорович; полковник; № 8374; 26 ноября 1850
 Козлянинов, Тимофей Гаврилович; капитан 2-го ранга; № 295; 26 ноября 1776
 Козлянинов, Фёдор; подполковник; № 980; 26 ноября 1792
 Козмин, Александр Петрович; майор; № 1804 (790); 9 сентября 1807
 Козмин, Иван; полковник; № 1313; 26 ноября 1802
 Козмин, Павел; майор; № 546 (268); 22 сентября 1778
 Козминский, Иван Михайлович; подполковник; № 6061; 3 декабря 1839
 Козодаев, Пётр Михайлович; ротмистр; № 2772; 30 декабря 1813
 Козорезов, Василий Яковлевич; прапорщик; 18 ноября 1916 (посмертно)
 Козырев, Камбулат Тембулатович; подполковник; 26 августа 1916 (посмертно)
 Козырев, Пётр Никифорович; капитан; № 1888; 26 ноября 1807
 Козырьков, Александр Тихонович; подпоручик; 23 мая 1916 (посмертно)
 Койленский, Иван Степанович; полковник; № 2585; 14 июня 1813
 Койчев, Христо Нейкович; генерал-майор; 24 апреля 1915
 Кокарев, Александр Никитич; подполковник; № 5588; 29 ноября 1837
 Кокк, Эдгард Александрович; подпоручик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Коковцев, Матвей Григорьевич; капитан-лейтенант; № 285 (236); 26 ноября 1775
 Коковцев, Савва Григорьевич; лейтенант; 1770 (в январе 1789 разжалован в матросы и лишён орденов)
 Кокораки, Андрей Христофорович; капитан-лейтенант; № 6121; 3 декабря 1839
 Кокораки, Егор Христофорович; подполковник; № 5234; 1 декабря 1835
 Кокораки, Николай Христофорович; капитан-лейтенант; № 6623; 5 декабря 1841
 Кокорев, Николай Аркадьевич; сотник; 23 апреля 1915
 Кокорин, Николай Кириллович; подпоручик; 31 июля 1917 (посмертно)
 Кокошкин, Сергей Александрович; генерал-майор; № 5674; 1 декабря 1838
 Кокушкин, Пётр Петрович; полковник; № 6235; 11 декабря 1840
 Колаковский, Всеволод Иосифович; штабс-капитан; 11 апреля 1917 (посмертно)
 Колатинский, Михаил Михайлович; полковник; № 2389 (1023); 12 января 1812
 Колб-Селецкий, Владимир Иосифович; поручик; 31 июля 1916 (посмертно)
 Колен, Карл; генерал-майор; № 4428; 18 декабря 1830
 Колен, Яков Яковлевич; подполковник; № 2887; 18 марта 1814
 Колендо, Чеслав Александрович; подпоручик; 6 января 1917 (посмертно)
 Колениус, Иван Петрович; подполковник; № 8048; 26 ноября 1848
 Коленко, Григорий Дмитриевич; подпоручик; № 10150; 29 июля 1859
 Колесинский, Алексей Казимирович; подполковник; 5 мая 1917
 Колесников, Андрей Иванович; лейтенант; № 2280; 26 ноября 1810
 Колесников, Григорий Георгиевич; штабс-капитан; 26 апреля 1915
 Колесников, Иван Михайлович; подполковник; 15 октября 1916
 Колесников, Иван Никифорович; полковник; 23 мая 1916
 Колесников, Яков Васильевич; майор; № 6822; 3 декабря 1842
 Колесов, Александр Иванович; майор; № 7852; 26 ноября 1847
 Колзаков, Александр Прокофьевич; полковник; № 6943; 4 декабря 1843
 Колзаков, Андрей Андреевич; полковник; № 4960; 3 декабря 1834
 Колзаков, Павел Андреевич; капитан 1-го ранга; № 3025; 26 января 1816
 Колзаков, Пётр Николаевич; генерал-майор; 30 декабря 1915
 Колмаков, Валентин Михайлович; поручик; 14 июня 1915 (посмертно)
 Колмаков, Матвей Ильич; майор; № 3999; 26 ноября 1826
 Колмаков, Николай Георгиевич; поручик; 9 октября 1917
 Колмаков, Осип Яковлевич; майор; № 3845; 12 декабря 1824
 Колмыков, Михаил Петрович; подпоручик; 17 октября 1915 (посмертно)
 Колобов, Валентин Алексеевич; полковник; № 9368; 26 ноября 1854
 Колобов, Иван Григорьевич; майор; № 8778; 26 ноября 1851
 Колобов, Павел Алексеевич; ротмистр; № 8153; 13 сентября 1849
 Кологривов, Алексей Семёнович; полковник; № 2629; 17 августа 1813
 Кологривов, Всеволод Семёнович; капитан 2-го ранга; № 2227; 26 ноября 1810 (сведения о награждении 26 ноября 1811 г. являются ошибочными)
 Колодеев, Александр Николаевич; полковник; 19 апреля 1878
 Колодеев, Фёдор Александрович; полковник; 30 декабря 1915
 Колодничев, Семён Семёнович; майор; № 5835; 1 декабря 1838
 Колодько, Павел Иванович; майор; № 5516; 15 августа 1837
 Колокольцов, Иван Михайлович; контр-адмирал; № 1836; 26 ноября 1807
 Колокольцов, Николай Александрович; лейтенант; № 9898; 12 января 1856
 Колокольцов, Степан Семёнович; полковник; № 9688; 26 ноября 1855
 Коломан-Болла-де-Чафорд, Иобагаз; капитан австрийской службы; 6 сентября 1877
 Коломотьяно, Дмитрий Иванович; лейтенант; № 2269; 26 ноября 1810
 Коломб, Петер фон; майор прусской службы; № 2804; 20 января 1814
 Коломейцев, Николай Николаевич; капитан 2-го ранга; 7 июля 1907
 Коломейцов, Роман Яковлевич; подполковник; № 6004; 3 декабря 1839
 Коломенский, Николай Петрович; генерал-майор; 5 мая 1917
 Коломиец, Аким Осипович; подпоручик; 12 октября 1917
 Коломийцев, Николай Яковлевич; подполковник; № 4837; 25 декабря 1833
 Колоннов, Николай Иванович; майор; № 5626; 29 ноября 1837
 Колосов, Дмитрий; подполковник; № 7461; 12 января 1846
 Колосов, Леонид Павлович; подпоручик; 3 февраля 1915
 Колосовский, Александр Николаевич; поручик; 5 мая 1915
 Колосовский, Иван Григорьевич; полковник; № 9089; 26 ноября 1853
 Колосовский, Пётр Александрович; подполковник; 29 июля 1916
 Колотинский, Константин Михайлович; полковник; № 3920; 26 ноября 1826
 Колотухин, Александр Александрович; подпоручик; 30 июля 1918
 Колошманов, Александр Фёдорович; подпоручик; 1 сентября 1915
 Колпак, Григорий Власович; подпоручик; 19 декабря 1917
 Колпак, Оскар Петрович; капитан; 13 ноября 1916
 Колпаковский, Герасим Алексеевич; полковник; № 10199; 9 декабря 1860
 Колпиков, Иван Васильевич; подпоручик; 26 декабря 1877
 Колпинский; капитан; № 2399 (1033); 31 января 1812
 Колтовский, Владимир Николаевич; подполковник; № 6296; 11 декабря 1840
 Колтовский, Егор Иванович; капитан-лейтенант; № 4279; 11 сентября 1829
 Колтоновский, Стефан Фокич; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Колумбов, Алексей Михайлович; штабс-капитан; 24 апреля 1915
 Колупайлов, Михаил Георгиевич; капитан; 15 апреля 1915
 Колчак, Александр Васильевич; капитан 1-го ранга; 9 октября 1915
 Колчевский, Василий Иванович; генерал-майор; № 4189; 25 декабря 1828
 Колчигин, Богдан Константинович; поручик; 4 марта 1917
 Колчин, Алексей Алексеевич; капитан; 7 апреля 1915
 Колчинский, Георгий Александрович; полковник; 31 июля 1917
 Колычев, Николай; секунд-майор; № 301 (239); 26 ноября 1777
 Колычев, Сергей Фёдорович; ротмистр; № 2869; 13 марта 1814
 Колышкин; полковник; № 2182 (969); 7 июля 1810
 Колышкин, Александр Иванович; подполковник; № 7604; 1 января 1847
 Колышкин, Архип Никифорович; майор; № 6610; 5 декабря 1841
 Кольбе, Христиан Дмитриевич; майор; № 8508; 26 ноября 1850
 Кольбиков, Александр Филиппович; есаул; 15 октября 1916
 Кольборн-Рейнель, Джон; полковник великобританской службы; № 3014; 6 августа 1815
 Кольчицкий, Андрей Иванович; майор; № 3741; 26 ноября 1823
 Колюбакин, Александр Николаевич; капитан 1-го ранга; № 5740; 1 декабря 1838
 Колюбакин, Владимир Николаевич; полковник; 14 июня 1915
 Колюбакин, Михаил Алексеевич; ротмистр; 14 декабря 1916
 Колюбакин, Михаил Фёдорович; премьер-майор; № 460; 26 ноября 1786
 Колянковский, Тит Петрович; полковник; № 10189; 26 ноября 1860
 Комаевский, Карл Казимирович; полковник; № 5708; 1 декабря 1838
 Комар, Сотер Владиславович; майор; № 7266; 17 декабря 1844
 Комар, Тит Владиславович; полковник; № 7160; 17 декабря 1844
 Комаров, Александр Николаевич; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Комаров, Владимир Саввич; полковник; № 5132; 1 декабря 1835
 Комаров, Григорий Дмитриевич; полковник; 25 апреля 1915
 Комаров, Ипполит Ипполитович; подпоручик; 11 декабря 1915
 Комаров, Константин Виссарионович; генерал-майор; 25 декабря 1877
 Комаров, Нарцисс Дмитриевич; полковник; № 9360; 26 ноября 1854
 Комаров, Николай Михайлович; капитан; 27 августа 1916
 Комаров, Сергей Николаевич; подпоручик; 11 декабря 1915
 Комаровский, Антон Григорьевич; майор; № 6079; 3 декабря 1839
 Комаровский, Евграф Федотович; генерал-лейтенант; № 3392; 15 февраля 1819
 Комаровский, Иван Петрович; майор; № 9457; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Комиссаров, Александр Данилович; подполковник; 26 августа 1916
 Коммо, Егор Александрович; подполковник; № 9413; 26 ноября 1854
 Комнено, Христофор Маркович; майор; № 652 (337); 26 ноября 1789
 Компан, Франц Иванович; подполковник; № 4581; 16 декабря 1831
 Компанион, Фёдор Карлович; подполковник; № 6016; 3 декабря 1839
 Комрер (Камрер), Иван Фёдорович; полковник; № 8887; 1 февраля 1852
 Комсин, Степан Викторович; полковник; № 8390; 26 ноября 1850
 Кондаки, Михаил Иванович; майор; № 7879; 26 ноября 1847
 Кондахчиани, Гамаяк Овсепович; подпоручик; 28 июня 1916
 Конде-Марквот-Ренгартен, Владимир Николаевич; подполковник; 23 января 1917
 Кондзеровский, Яков Дмитриевич; полковник; № 7161; 17 декабря 1844
 Кондогури, Иван Николаевич; капитан-лейтенант; № 9534; 6 декабря 1854
 Кондрат, Иван Томашевич; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Кондратенко, Карп Захарович; майор; № 7263; 17 декабря 1844
 Кондратенко, Роман Исидорович; генерал-майор; 30 сентября 1904
 Кондратенко, Степан Филиппович; подполковник; 17 октября 1915
 Кондратов, Гавриил Иванович; подполковник; № 6549; 5 декабря 1841
 Кондратович, Адам Михайлович; подполковник; № 8497; 26 ноября 1850
 Кондратович, Киприан Антонович; генерал-лейтенант; 17 июля 1906
 Кондратовский, Фёдор Фёдорович; подполковник; 13 января 1915
 Кондратьев, Александр Алексеевич; подполковник; № 8026; 26 ноября 1848
 Кондратьев, Василий; подполковник; № 2338; 26 ноября 1811
 Кондратьев, Василий Васильевич; секунд-майор; № 922 (496); 28 июня 1792
 Кондратьев, Василий Петрович; подполковник; № 9751; 26 ноября 1855
 Кондратьев, Захар; капитан; № 6883; 3 декабря 1842
 Кондратьев, Иван Михайлович; штабс-капитан; 18 октября 1917 (посмертно)
 Кондратьев, Николай Владимирович; поручик; 26 апреля 1915
 Кондратьев, Семён Семёнович; капитан-лейтенант; № 255; 26 ноября 1774
 Кондратьев, Фёдор Леонидович; поручик; 3 февраля 1915
 Кондратьев, Фёдор Семёнович; капитан 2-го ранга; № 9103; 26 ноября 1853
 Кондрашёв, Пётр Николаевич; поручик; 17 апреля 1915
 Кондырев, Александр Степанович; капитан 3-го ранга; № 3606; 16 декабря 1821
 Конев, Филипп Селиверстович; майор; № 7471; 12 января 1846
 Коневецкий, Иван Васильевич; прапорщик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Коневский, Яков Кондратьевич; майор; № 4745; 21 декабря 1832
 Коневцев, Константин Петрович; капитан; № 2766; 22 декабря 1813
 Конеско, Николай; подполковник; № 5447; 6 декабря 1836
 Конивальский, Иван Матвеевич; полковник; № 3917; 26 ноября 1826
 Кониев, Александр Григорьевич; капитан; 6 марта 1916
 Кониев, Владимир Григорьевич; подполковник; 17 января 1916 (посмертно)
 Кониский, Михаил Петрович; майор; № 7068; 4 декабря 1843
 Конкевич, Григорий Иванович; капитан-лейтенант; № 6867; 3 декабря 1842
 Коновалов, Александр Ильич; подполковник; № 2303 (1010); 17 октября 1811
 Коновалов, Борис Константинович; подполковник; 30 декабря 1915
 Коновалов, Герман Иванович; капитан; 25 июня 1916
 Коновалов, Максим Ильич; капитан; № 10001; 26 ноября 1856
 Коновалов, Митрофан Прокофьевич; подполковник; 28 ноября 1916
 Коновалов, Сергей Константинович; штабс-капитан; 25 ноября 1916
 Коновалов, Фёдор Евгеньевич; штабс-капитан; 14 июня 1915
 Коновницын, Пётр Петрович; полковник; № 1052 (537); 15 сентября 1794
 Кононенко, Касьян Иванович; прапорщик; 2 апреля 1917
 Кононенков, Пётр Иванович; подпоручик; 16 сентября 1916
 Кононов, Александр Иванович; полковник; № 5734; 1 декабря 1838
 Кононов, Александр Михайлович; полковник; № 10112; 26 ноября 1858
 Кононов, Александр Николаевич; генерал-майор; № 5519; 29 ноября 1837
 Кононов, Иван Иванович; подполковник; № 9131; 26 ноября 1853
 Кононович, Григорий Иванович; капитан 2-го ранга; № 9946; 26 ноября 1856
 Кононович, Иван Григорьевич; капитан 2-го ранга; № 2226; 26 ноября 1810
 Кононович, Иосиф Казимирович; генерал-майор; 27 июля 1916
 Кононович, Пётр Петрович; подполковник; № 9952; 26 ноября 1856
 Кононович, Степан Александрович; премьер-майор; № 1082; 26 ноября 1794
 Конопацкий, Иван Игнатьевич; подполковник; № 6542; 5 декабря 1841
 Коноплин, Пётр Иванович; майор; № 5467; 6 декабря 1836
 Коноплин, Степан Агапович; генерал-майор; № 1306; 26 ноября 1802
 Конопчанский, Пётр Михайлович; генерал-майор; 27 января 1917
 Конотопцев, Аристарх Григорьевич; капитан-лейтенант; № 3614; 16 декабря 1821
 Конрад, Антон Костанович; майор; № 9177; 26 ноября 1853
 Конради-Кондрашёв, Александр Владимирович; штабс-капитан; 21 июня 1915
 Конради-Кондрашов, Сергей Владимирович; поручик; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Консевич, Николай Осипович; подполковник; № 5773; 1 декабря 1838
 Константин Константинович, великий князь; мичман; 17 октября 1877
 Константин Константинович (младший), великий князь; поручик; 30 января 1915
 Константин Николаевич, великий князь; № 8154; 21 сентября 1849
 Константинов, Анастасий Константинович; подполковник; № 1855; 26 ноября 1807
 Константинов, Владимир Андреевич; поручик; 27 марта 1917
 Константинов, Захар Семёнович; подполковник; № 8918; 1 февраля 1852
 Константинов, Кириак Константинович; капитан-лейтенант; № 533 (255); 22 июля 1788
 Константинов, Николай; капитан; № 9869; 26 ноября 1855
 Константинов, Николай Григорьевич; ротмистр; 25 сентября 1917
 Константинов, Пётр Дмитриевич; полковник; 13 октября 1916 (посмертно)
 Константинов, Родион Степанович; капитан; № 5334; 1 декабря 1835
 Константинов, Степан Алексеевич; подполковник; № 4875; 25 декабря 1833
 Константинович, Пётр Христофорович; подполковник; № 4715; 21 декабря 1832
 Константинопуло, Егор; капитан; № 2267; 26 ноября 1810
 Констенчик, Авенир Маркович; поручик; 11 апреля 1917
 Контовт, Иосиф Антонович; штабс-капитан; 21 августа 1915
 Концов, Иван Саввич; штабс-капитан; 13 января 1915
 Кончевский, Владимир Карлович; полковник; 13 января 1915 (посмертно)
 Кончевский, Иван Антонович; подполковник; № 7811; 26 ноября 1847
 Кончиалов, Егор; подполковник; № 3207; 26 ноября 1816
 Коншин, Иван Тимофеевич; полковник; № 3035; 26 ноября 1816
 Коняев, Георгий Дмитриевич; подполковник; 28 августа 1917
 Коняев, Михаил Тимофеевич; флота капитан; № 233 (193); 30 июля 1774
 Коняев, Николай Васильевич; поручик; 26 августа 1916 (посмертно)
 Копал, Вячеслав; прапорщик; 25 сентября 1917
 Копанский, Николай Васильевич; полковник; 27 марта 1880
 Копарицкий, Станислав Адольфович; полковник; № 8898; 1 февраля 1852
 Копейшвили, Владимир Петрович; штабс-капитан; 23 мая 1916
 Копейщиков, Боян Дмитриевич; подпоручик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Копейщиков, Мстислав Дмитриевич; подпоручик; 29 мая 1915 (посмертно)
 Коптев, Никифор Харлампиевич; действительный статский советник; № 5362; 6 декабря 1836
 Коптев, Сергей Дмитриевич; лейтенант; 7 июля 1907
 Копченков, Константин Аникеевич; подполковник; № 8030; 26 ноября 1848
 Копылков, Максим Архипович; войсковой старшина; № 2524 (1157); 23 декабря 1812
 Копылов, Николай Алексеевич; капитан-лейтенант; № 4014; 26 ноября 1826
 Копыльченко, Алексей Иванович; полковник; 12 января 1917
 Копытов, Николай Семёнович; капитан 3-го ранга; № 2029; 26 ноября 1808
 Копытов, Пётр Семёнович; капитан 3-го ранга; № 1686; 5 февраля 1806
 Копьев, Владимир Александрович; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Копьев, Николай Михайлович; подполковник; № 7207; 17 декабря 1844
 Копьев, Пётр Матвеевич; генерал-майор; № 7945; 26 ноября 1848
 Копьев, Юрий Алексеевич; штабс-капитан; № 4645; 25 декабря 1831
 Корабанов; полковник; № 4666; 30 мая 1832
 Корбе, Лев Сергеевич; хорунжий; 17 апреля 1916 (посмертно)
 Корбе, Николай Сергеевич; поручик; 25 сентября 1917
 Корбер, Юлий; полковник прусской службы; 10 июля 1872
 Корвин-Красинский, Александр Иванович; генерал-майор; № 9338; 26 ноября 1854
 Корвин-Круковский, Алексей Владимирович; полковник; 9 сентября 1915
 Корганов, Гавриил Иванович; подполковник; № 8236; 26 ноября 1849
 Кордзая, Николай Парменович; корнет; 30 июня 1917
 Кордовский, Александр Константинович; подполковник; № 7610; 1 января 1847
 Кордюков, Павел Алексеевич; полковник; 8 сентября 1905
 Кордюков, Тимофей Гаврилович; капитан 1-го ранга; № 4512; 18 декабря 1830
 Корево, Франц Иванович; подполковник; 13 октября 1916
 Кореницкий, Дмитрий Григорьевич; майор; № 9435; 26 ноября 1854
 Кореницкий, Иван Григорьевич; капитан; № 9211; 26 ноября 1853
 Корепанов, Григорий Максимович; подпоручик; 31 июля 1917
 Корецкий, Николай Антонович; майор; № 7315; 17 декабря 1844
 Корецкий, Яков Михайлович; подполковник; 17 октября 1915
 Коржавин, Аркадий Андреевич; подпоручик; 25 мая 1916
 Корженевский, Константин Васильевич; подполковник; 7 января 1916
 Корженко, Иван Саввич; капитан; 3 февраля 1916 (посмертно)
 Коржинский, Николай Яковлевич; подполковник; № 7613; 1 января 1847
 Корицкий, Григорий Матвеевич; майор; № 7265; 17 декабря 1844
 Корицкий, Пётр Григорьевич; подполковник; № 1078; 26 ноября 1794
 Корицкой, Дмитрий Иванович; подполковник; № 3982; 26 ноября 1826
 Коркия, Степан Иосифович; майор; № 7490; 12 января 1846
 Коркуц, Леонид Леонидович; подпоручик; 29 августа 1916 (посмертно)
 Кормилицын, Николай Николаевич; подполковник; № 399; 26 ноября 1784
 Кормов, Василий Нилович; поручик; 7 февраля 1917
 Кормушкин, Александр; прапорщик; 9 мая 1919
 Корнеенко, Василий Тимофеевич; подполковник; № 5754; 1 декабря 1838
 Корнеенко, Емельян Онисимович; подполковник; № 5190; 1 декабря 1835
 Корниенко, Константин Иванович; прапорщик; 24 апреля 1915
 Корнилов, Алексей Михайлович; лейтенант; № 665 (350); 28 августа 1789
 Корнилов, Аркадий Афанасьевич; корнет; 19 мая 1915
 Корнилов, Владимир Алексеевич; контр-адмирал; № 8607; 26 ноября 1851
 Корнилов, Лавр Георгиевич; подполковник; 8 сентября 1905
 Корнилов, Пётр Петрович; генерал-майор; № 8163; 26 ноября 1849
 Корнилов, Пётр Яковлевич; генерал-майор; № 2195 (982); 28 сентября 1810
 Корнилов, Степан Фёдорович; штабс-капитан; 8 июля 1915
 Корнилович, Пётр Петрович; полковник; № 6937; 4 декабря 1843
 Коробка, Александр; лейтенант; № 3430; 15 февраля 1819
 Коробка, Максим Петрович; капитан 1-го ранга; № 1402; 26 ноября 1802
 Коробка, Николай Васильевич; капитан-лейтенант; № 3254; 26 ноября 1816
 Коробов, Владимир Иванович; штабс-капитан; 4 марта 1917 (посмертно)
 Коробов-Слинин, Иван Иванович; прапорщик; 6 сентября 1917 (посмертно)
 Коробчан-Горобчан, Фёдор Калинович; прапорщик; 5 ноября 1915 (посмертно)
 Коробьин, Михаил Степанович; капитан; № 649 (334); 22 августа 1789
 Коровкин, Арсений Ермолаевич; полковник; № 2691; 6 октября 1813
 Короев, Владимир Спиридонович; капитан; 22 октября 1917
 Королёв, Василий; майор; № 5825; 1 декабря 1838
 Королёв, Михаил Матвеевич; подполковник; 3 февраля 1916
 Королёв, Николай Фёдорович; подполковник; № 8941; 1 февраля 1852
 Королёв, Паулин Алексеевич; подпоручик; 4 марта 1917
 Королёв, Фёдор Павлович; штабс-капитан; 9 сентября 1915
 Корольков, Иван Алексеевич; штабс-капитан; 8 сентября 1905
 Корольков, Иван Андреевич; майор; № 6345; 11 декабря 1840
 Корольков, Михаил; подполковник; № 3212; 26 ноября 1816
 Корольков, Фёдор Иванович; полковник; 17 октября 1916
 Коронелли, Егор Ермолаевич; капитан-лейтенант; № 3284; 26 ноября 1816
 Коропский, Семён; майор; № 3677; 13 февраля 1823
 Коростовцев, Андрей Григорьевич; подполковник; № 5566; 29 ноября 1837
 Коростовцев, Григорий Яковлевич; лейтенант; № 2161; 26 ноября 1809 (сведения о награждении 26 ноября 1810 года являются ошибочными)
 Коростовцев, Иван Яковлевич; капитан 1-го ранга; № 4819; 25 декабря 1833
 Короткевич, Иван Прохорович; подпоручик; 7 января 1916 (посмертно)
 Короткевич, Лаврентий Михайлович; подполковник; № 9738; 26 ноября 1855
 Короткевич-Ночевный, Владимир Максимович; полковник; № 7954; 26 ноября 1848
 Коротков, Андрей Иванович; подполковник; 7 февраля 1917
 Коротков, Николай Александрович; подполковник; № 6006; 3 декабря 1839
 Коротков, Николай Васильевич; поручик; 5 мая 1878
 Корочанский, Иван Семёнович; подпоручик; 29 октября 1917 (посмертно)
 Корояни, Константин; капитан-лейтенант; 1788
 Корсаков, Александр Львович; генерал-майор; № 5097; 1 декабря 1835
 Корсаков, Алексей Дмитриевич; полковник; № 5707; 1 декабря 1838
 Корсаков, Алексей Иванович; генерал от артиллерии; № 1288; 26 ноября 1802
 Корсаков, Василий Дмитриевич; полковник; № 4209; 25 декабря 1828
 Корсаков, Дмитрий Матвеевич; подполковник; № 5759; 1 декабря 1838
 Корсаков, Николай Дмитриевич; ротмистр; № 4535; 25 июня 1831
 Корсаков, Павел Фёдорович; капитан-лейтенант; № 3529; 6 июня 1821
 Корсаков, Сергей Матвеевич; полковник; № 7183; 17 декабря 1844
 Корсун, Иван Павлович; капитан; № 6872; 3 декабря 1842
 Корсун, Фёдор Семёнович; капитан; № 6640; 5 декабря 1841
 Корушкин, Семён Герасимович; подпоручик; 4 марта 1917
 Корф, Александр Иванович; генерал-майор; № 5680; 1 декабря 1838
 Корф, Андрей Николаевич; капитан; № 10148; 29 июля 1859
 Корф, Василий Сергеевич; генерал-майор; № 9630; 26 ноября 1855
 Корф, Густав Фридрихович; капитан; № 9472; 26 ноября 1854
 Корф, Иван Иванович; подполковник; № 4105; 26 ноября 1827
 Корф, Леопольд Фёдорович; подполковник; № 7220; 17 декабря 1844
 Корф, Николай Андреевич; полковник (?); 11 ноября 1914
 Корф, Павел Иванович; полковник; № 6228; 11 декабря 1840
 Корф, Фёдор Карлович; капитан; № 1187 (617); 17 апреля 1795
 Корф, Фёдор Христофорович; полковник; № 5365; 6 декабря 1836
 Корф, Фердинанд Николаевич; подполковник; № 6523; 5 декабря 1841
 Корчевский, Викентий Станиславович; полковник; № 5138; 1 декабря 1835
 Корчес, Иван Петрович; полковник; № 8431; 26 ноября 1850
 Корчинский, Пётр Степанович; ротмистр; 25 ноября 1916
 Коршунов, Николай Козьмич; капитан; № 5075; 3 декабря 1834
 Корыс, Роман; капитан; № 98; 25 ноября 1770
 Корявко, Александр Платонович; полковник; 1 апреля 1917 (посмертно)
 Косаговский, Николай; капитан; № 9257; 26 ноября 1853
 Косаговский, Павел; майор; № 3126; 26 ноября 1816
 Косинский, Евгений Иванович; подпоручик; 23 мая 1916
 Косицын, Александр Тимофеевич; прапорщик; 6 сентября 1917 (посмертно)
 Косицкий, Николай Андреевич; подпоручик; 7 апреля 1915
 Косиченков, Николай Петрович; майор; № 8762; 26 ноября 1851
 Коскамбо, Дмитрий Иванович; майор; № 5293; 1 декабря 1835
 Коскуль, Пётр Отто; премьер-майор; № 700; 26 ноября 1789
 Косливцов, Александр Петрович; капитан-лейтенант; № 1601; 26 ноября 1804
 Косогоров, Николай Иванович; штабс-капитан; 11 сентября 1916
 Косолапов, Борис Владимирович; подпоручик; 10 июня 1915
 Косоротов, Иван Емельянович; подполковник; № 8252; 26 ноября 1849
 Коссинский, Дмитрий Фёдорович; подполковник; № 7455; 12 января 1846
 Коссович, Лев Игнатьевич; генерал-майор; 30 июля 1905
 Коссович, Матвей Петрович; майор; № 5472; 6 декабря 1836
 Костандулаки, Георгий Дмитриевич; полковник; № 7765; 26 ноября 1847
 Костенецкий, Василий Григорьевич; полковник; № 1694 (680); 24 февраля 1806
 Костенич, Григорий Михайлович; лейтенант; № 2163; 26 ноября 1809
 Костенко, Александр Иванович; генерал-майор; 30 июня 1917
 Костенко, Александр Харлампиевич; подпоручик; 30 июня 1917
 Костенский, Николай Николаевич; подполковник; № 1204 (635); 26 ноября 1795
 Костерин, Константин Иванович; штабс-капитан; 31 июля 1917
 Костиль, Михаил Иванович; подъесаул; 14 апреля 1917
 Костин, Александр Фёдорович; подпоручик; 24 ноября 1917
 Костин, Василий Васильевич; капитан; № 2373; 26 ноября 1811
 Костин, Василий Яковлевич; премьер-майор; № 1118; 26 ноября 1794
 Костин, Григорий, полковник; № 3322; 12 декабря 1817
 Костин, Григорий Андреевич; подполковник; № 2912; 28 марта 1814
 Костин, Иван Иванович; войсковой старшина; № 9587; 15 апреля 1855
 Костин, Фома Герасимович; капитан; № 158 (137); 22 сентября 1771
 Костич, Иван; майор; 15 ноября 1917
 Костомаров, Николай Андреевич; полковник; № 4573; 16 декабря 1831
 Костомаров, Николай Иванович; лейтенант; № 9614; 20 июля 1855
 Косторский, Павел Николаевич; полковник; № 8623; 26 ноября 1851
 Костржицкий, Александр Викторович; штабс-капитан; 25 ноября 1916
 Кострица, Гавриил Осипович; капитан; № 9489; 26 ноября 1854
 Костров, Дмитрий Евстафьевич; подполковник; 13 февраля 1905
 Костров, Сергей Ильич; штабс-капитан; 7 января 1916
 Костров, Семён; ротмистр; № 712; 26 ноября 1789
 Костровский, Казимир Иванович; поручик; № 2732; 20 октября 1813
 Костромитинов, Алексей Васильевич; штабс-капитан; № 4647; 25 декабря 1831
 Костыгов, Александр Степанович; капитан 2-го ранга; № 7994; 26 ноября 1848
 Костыгов, Пётр Никитич; подпоручик; № 7363; 17 декабря 1844
 Костырев, Григорий Иванович; майор; № 7257; 17 декабря 1844
 Костырко, Иван Фёдорович; подполковник; № 7024; 4 декабря 1843
 Костырко, Митрофан Макарович; капитан; № 6166; 28 февраля 1840
 Костырко, Фома Васильевич; подполковник; № 7793; 26 ноября 1847
 Костырь, Макар Николаевич; подполковник; № 4593; 16 декабря 1831
 Костюжинский, Евгений Яковлевич; полковник; 30 июля 1905
 Костюрин, Александр Васильевич; подполковник; № 9970; 26 ноября 1856
 Костюшко-Валюжинич, Антон Иванович; поручик; 28 июля 1907
 Косырев, Митрофан Васильевич; подпоручик; 13 февраля 1905
 Косьмин, Владимир Дмитриевич; штабс-капитан; 3 февраля 1915
 Косякин, Степан; сотник; № 5343; 1 декабря 1835
 Косяровский, Пётр Петрович; подполковник; № 7005; 4 декабря 1843
 Котельников, Александр Александрович; поручик; 25 ноября 1916
 Котельников, Николай Григорьевич; капитан 2-го ранга; № 7786; 26 ноября 1847
 Котен, Евстафий Евстафьевич фон; полковник; № 9659; 26 ноября 1855
 Котен, Фердинанд Евстафьевич фон; подполковник; № 8713; 26 ноября 1851
 Котенев, Николай Иванович; подпоручик; 18 октября 1917 (посмертно)
 Котиков, Иван Иванович; генерал-майор; 26 апреля 1915
 Котинский, Олег; капитан (штабс-капитан?); 25 января 1919 (есть сведения, что награждение состоялось ранее указанной даты)
 Коткевич, Андрей Игнатьевич; подполковник; № 8925; 1 февраля 1852
 Котлинский, Владимир Карпович; подпоручик; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Котляр, Пётр Антонович; полковник; 26 августа 1915
 Котляревский, Дмитрий Максимович; капитан; № 9493; 26 ноября 1854
 Котляревский, Иван Иванович; капитан; № 5083; 3 декабря 1834
 Котляревский, Пётр Степанович; полковник; № 2301 (1008); 22 сентября 1811
 Котляров, Гавриил Михайлович; подпоручик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Котляров, Иван Давидович; подполковник; № 8712; 26 ноября 1851
 Котов, Александр Евдокимович; подпоручик; 28 июля 1917
 Котов, Пётр Васильевич; подпоручик; 6 сентября 1917
 Котович, Павел Иванович; генерал-майор; № 8849; 1 февраля 1852
 Котульский, Александр Григорьевич; поручик; 8 июля 1915
 Котырев, Андрей; майор; № 3125; 26 ноября 1816
 Котюжинский, Евгений Яковлевич; полковник; 30 июля 1905
 Кофанов, Фёдор Григорьевич; сотник; 17 мая 1915 (посмертно)
 Кох, Александр Иванович; подполковник; № 5775; 1 декабря 1838
 Кох, Василий Николаевич; подпоручик; 3 февраля 1916 (посмертно)
 Кох, Евгений Николаевич; подпоручик; 3 февраля 1916
 Кох, Фёдор Андреевич; подполковник; № 691; 26 ноября 1789
 Кохан, Георгий Алексеевич; подпоручик; 24 ноября 1917
 Коханов, Андрей Васильевич; полковник; № 3073; 26 ноября 1816
 Коханов, Пётр Аполлонович; полковник; № 9084; 26 ноября 1853
 Коханов, Семён Васильевич; полковник; № 3894; 26 ноября 1826
 Коханович, Иван Васильевич; генерал-майор; № 6399; 5 декабря 1841
 Кохановский, Владимир Михайлович; подполковник; 26 августа 1916
 Кохиус, Василий Петрович; капитан 1-го ранга; № 4991; 3 декабря 1834
 Кохиус, Пётр Иванович; генерал-майор; № 1463; 15 декабря 1802
 Кохно, Тимофей Григорьевич; подполковник; № 8008; 26 ноября 1848
 Кочан, Михаил Киприанович; капитан; 21 мая 1915
 Коцарев, Юрий; полковник; № 4078; 26 ноября 1827
 Коцебу, Август Евстафьевич; майор; № 7655; 1 января 1847
 Коцебу, Антон Августович фон; капитан 1-го ранга; № 4020; 26 ноября 1826
 Коцебу, Вильгельм Евстафьевич; капитан; № 2434 (1067); 4 сентября 1812
 Коцебу, Егор Густавович; полковник; № 9100; 26 ноября 1853
 Коцебу, Мориц Евстафьевич; полковник; № 4443; 18 декабря 1830
 Коцебу, Отто Евстафьевич; капитан-лейтенант; 1819 (?)
 Коцебу, Павел Аристович; генерал-майор; 25 апреля 1916
 Коцебу, Павел Евстафьевич; штабс-капитан; № 4397; 28 января 1830
 Коцкевич, Григорий Павлович; подполковник; № 5180; 1 декабря 1835
 Кочакидзе, Георгий Тадеевич; штабс-капитан; 19 апреля 1878
 Кочанов, Евгений Николаевич; штабс-капитан; 19 мая 1915
 Коченгин, Павел Фортунатович; подполковник; 30 июля 1905
 Коченков, Алексей Ефимович; капитан; № 7698; 1 января 1847
 Кочетков, Борис Васильевич; поручик; 17 апреля 1916 (посмертно)
 Кочетов, Фёдор Никитич; полковник; № 5151; 1 декабря 1835
 Кочеунов, Никита Иванович; майор; № 9797; 26 ноября 1855
 Кочешков, Алексей Дмитриевич; майор; № 5285; 1 декабря 1835
 Кочисов, Григорий Паевич; капитан; 26 августа 1916
 Кочкин, Иван Иванович; прапорщик; 25 сентября 1917
 Кочкин, Николай Васильевич; полковник; № 3103; 26 ноября 1816
 Кочмарёв, Егор Григорьевич; полковник; № 6716; 3 декабря 1842
 Кочубей, Пантелей Григорьевич; майор; № 6834; 3 декабря 1842
 Кочубей, Фёдор Григорьевич; майор; № 3517; 6 июня 1821
 Кочугов, Иван Прокофьевич; лейтенант; № 171 (150); 13 ноября 1771
 Кочуров, Николай Иванович; капитан; 18 сентября 1915
 Кошарновский, Виктор Васильевич; поручик; 13 марта 1915
 Кошелев, Владимир Васильевич; полковник; № 4788; 25 декабря 1833
 Кошелев, Гавриил Павлович; капитан; 9 сентября 1915
 Кошелев, Николай Иванович; капитан 2-го ранга; № 5253; 1 декабря 1835
 Кошелев, Филипп Трофимович; штабс-капитан; 13 октября 1916
 Кошелев, Яков Николаевич; майор; № 2055 (926); 15 февраля 1809
 Кошембар, Лев Иванович; полковник; № 3491; 6 июня 1821
 Кошкин, Василий Иванович; подполковник; № 3980; 26 ноября 1826
 Кошкин, Василий Михайлович; генерал-лейтенант; № 4414; 18 декабря 1830
 Кошкин, Георгий Ильич; подпоручик; 9 ноября 1915
 Кошкин, Сергей Васильевич; подпоручик; 12 января 1917 (посмертно)
 Кошкин, Филипп Герасимович; полковник; № 4987; 3 декабря 1834
 Кошкуль, Пётр Иванович; генерал-майор; № 4298; 19 декабря 1829
 Кошлич, Валериан Павлович; подпоручик; 20 ноября 1915 (посмертно)
 Кошуба, Андрей Петрович; майор; № 7079; 4 декабря 1843

Кр 
 Краббе, Карл Карлович; генерал-майор; № 3795; 12 декабря 1824
 Краббе, Николай Карлович; капитан 1-го ранга; № 9052; 26 ноября 1853
 Краббе, Фердинанд Савельевич; капитан; № 7906; 26 ноября 1847
 Краббе, Яков Фёдорович; капитан; № 9843; 26 ноября 1855
 Кравец, Гавриил Митрофанович; подпоручик; 13 января 1915
 Кравец, Поликарп Семёнович; прапорщик; 1 апреля 1916
 Кравцов, Иван Фокич; прапорщик; 6 августа 1915
 Кравцов, Матвей Иванович; поручик; 12 октября 1917 (посмертно)
 Кравцов, Прокофий Андреевич; подпоручик; 25 сентября 1916 (посмертно)
 Кравченко, Павел Петрович; подполковник; № 4096; 26 ноября 1827
 Кравченко, Спиридон Демидович; штабс-капитан; 12 ноября 1917
 Кравчишин, Павел Антонович; поручик; 22 августа 1917
 Кравчук, Георгий Георгиевич; поручик; 12 июля 1915
 Крагельский, Леонтий Дементьевич; подполковник; № 5235; 1 декабря 1835
 Краевский, Григорий Иванович; капитан; № 10083; 26 ноября 1857
 Краевский, Иван Иванович; капитан-лейтенант; № 7718; 1 января 1847
 Краевский, Михаил Григорьевич; капитан; № 7103; 4 декабря 1843
 Краевский, Михаил Иванович; капитан 2-го ранга; № 8677; 26 ноября 1851
 Краковский, Яков Петрович; полковник; № 4328; 19 декабря 1829
 Крамарев, Михаил Петрович; майор; № 3847; 12 декабря 1824
 Крамаренко, Пётр Павлович; штабс-капитан; 25 февраля 1907
 Крамер, Александр Фёдорович; подполковник; № 7246; 17 декабря 1844
 Крамер, Густав Андреевич; подполковник; № 695; 26 ноября 1789
 Кранович, Иосиф Фёдорович; майор; № 9433; 26 ноября 1854
 Крапоткин, Алексей Петрович; полковник; № 8876; 1 февраля 1852
 Крапоткин, Иван Акимович; капитан; № 7908; 26 ноября 1847
 Красавин, Алексей Фёдорович; генерал-майор; № 6697; 3 декабря 1842
 Красев, Сергей Гаврилович; поручик; 19 декабря 1917
 Красевич, Ульян Фомич; майор; № 6340; 11 декабря 1840
 Красин, Николай Петрович; капитан; № 8297; 26 ноября 1849
 Красник, Иван Григорьевич; подполковник; № 6258; 11 декабря 1840
 Красник, Николай Васильевич; полковник; № 6244; 11 декабря 1840
 Красницкий, Юлиан Станиславович; капитан; 31 июля 1917
 Краснов, Даниил Васильевич; сотник; № 8337; 28 ноября 1849
 Краснов, Иван Иванович; генерал-майор; № 7733; 26 ноября 1847
 Краснов, Иван Козьмич; подполковник; № 1189 (568); 1 января 1795
 Краснов, Иван Никифорович; есаул; № 4402; 25 июня 1830
 Краснов, Николай Николаевич; штабс-капитан; 24 ноября 1917 (посмертно)
 Краснов, Пётр Николаевич; генерал-майор; 30 декабря 1915
 Краснодембский, Георгий Георгиевич; капитан; 26 сентября 1916
 Краснокутский, Александр Григорьевич; майор; № 2605; 11 июля 1813
 Красноярцев, Георгий Дмитриевич; подъесаул; 1918 (посмертно)
 Красовский; поручик; № 2412 (1045); 26 марта 1812
 Красовский; штабс-капитан; № 2906; 18 марта 1814
 Красовский, Александр Михайлович; поручик; 25 сентября 1917
 Красовский, Антон Фёдорович; подполковник; № 9419; 26 ноября 1854
 Красовский, Афанасий Иванович; капитан; № 2178 (965); 20 июня 1810
 Красовский, Иван Степанович; капитан; № 4902; 25 декабря 1833
 Красовский, Митрофан Павлович; подполковник; 26 ноября 1878
 Красовский, Николай Иванович; подполковник; № 8226; 26 ноября 1849
 Красовский, Николай Иванович; штабс-капитан; № 9573; 28 декабря 1854
 Красовский, Николай Иванович; лейтенант; № 10098; 18 декабря 1857
 Красовский, Павел Андреевич; капитан; № 7342; 17 декабря 1844
 Красовский, Семён Константинович; майор; № 2028; 26 ноября 1808
 Красовский, Степан Григорьевич; полковник; № 4687; 21 декабря 1832
 Красовский, Яков Петрович; полковник; № 5134; 1 декабря 1835
 Крат, Михаил Николаевич; поручик; 11 марта 1915
 Кратце, Фёдор Иванович; генерал-майор; № 3790; 12 декабря 1824
 Крауз, Вильгельм Иванович; подполковник; № 7822; 26 ноября 1847
 Крауз, Карл; подполковник; № 1358; 26 ноября 1802
 Краузе, Адам Иванович; майор; № 8760; 26 ноября 1851
 Краузе, Иван Степанович; подполковник; № 4997; 3 декабря 1834
 Краузе, Николай Фридрихович; генерал-майор; 30 июля 1905
 Краузе, Осип Иванович; генерал-майор; № 4043; 26 ноября 1827
 Краус, Мартин-Генрих Фридрихович; поручик; 25 мая 1917
 Крафстрем, Евстафий Борисович; генерал-майор; № 4299; 19 декабря 1829
 ; генерал-майор прусской службы; № 3301; 23 января 1817
 Крафт, Эрнест Андреевич; подпоручик; 22 декабря 1917 (посмертно)
 Крахмалюк, Иван Фёдорович; подпоручик; 22 декабря 1917 (посмертно)
 Крахт; майор прусской службы; № 2949; 28 июля 1814
 Крачкевич, Тадеуш Поликарпович; прапорщик; 31 декабря 1916 (посмертно)
 Крашенинников, Маврикий Павлович; подпоручик; 22 декабря 1916 (посмертно)
 Крей, Карл Романович; подполковник; № 5218; 1 декабря 1835
 Крейдик, Сергей Фёдорович; капитан; 11 ноября 1914 (посмертно)
 Крейц, Киприан Антонович; полковник; № 2478 (1111); 23 декабря 1812
 Крейчман, Сергей Иосифович; прапорщик; 25 мая 1916
 Крекшин, Дмитрий Иванович; ротмистр; № 2810; 22 января 1814
 Креманац, Степан; штабс-капитан сербской службы; 10 мая 1878
 Кременецкий; подполковник; № 2972; 8 сентября 1814
 Кременецкий, Константин Андреевич; штабс-капитан; 23 мая 1916
 Кременецкий, Николай Терентьевич; майор; № 9448; 26 ноября 1854
 Кремер, Александр фон; подполковник; № 4722; 21 декабря 1832
 Кремер, Оскар Карлович; лейтенант; № 9604; 11 мая 1855
 Кремко, Михаил Андреевич; поручик; 14 апреля 1917
 Креммер, Густав Генрихович; подполковник; № 8035; 26 ноября 1848
 Креммер, Отто Фридрихович; майор; № 10072; 26 ноября 1857
 Кремпин, Дмитрий Иванович; подполковник; № 5794; 1 декабря 1838
 Кренке, Виктор Данилович; генерал-лейтенант; 8 сентября 1878
 Кренштейн, Егор; секунд-майор; № 1122; 26 ноября 1794
 Крестинский, Николай Николаевич; капитан; 24 апреля 1915
 Кретов, Николай Васильевич; генерал-майор; № 1751 (737); 8 апреля 1807
 Кречанский, Венедикт Егорович; подполковник; № 4090; 26 ноября 1827
 Кречетников, Валериан Ильич; капитан 2-го ранга; № 7036; 4 декабря 1843
 Кречинский, Степан Иванович; майор; № 3588; 16 декабря 1821
 Кржеминский, Николай Николаевич; генерал-майор; 28 августа 1917
 Кржечковский, Николай; поручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Крживоблоцкий, Евгений Иванович; полковник; 27 марта 1880
 Кржижановский, Иван Михайлович; капитан; № 6645; 5 декабря 1841
 Кржижевич, Владислав Михайлович; прапорщик; 7 ноября 1915
 Кривдин, Филипп Васильевич; полковник; 26 августа 1916
 Кривенко, Евгений Васильевич; полковник; 17 апреля 1915 (посмертно)
 Кривоблоцкий, Амвросий Матвеевич; подполковник; № 4370; 19 декабря 1829
 Кривоблоцкий, Станислав Сидорович; подполковник; № 5241; 1 декабря 1835
 Кривов, Матвей Васильевич; сотник; 11 марта 1915
 Кривоносов; майор; № 2506 (1139); 23 декабря 1812
 Кривоносов, Антон Фёдорович; майор; № 7267; 17 декабря 1844
 Кривоносов, Мирон Феоктистович; поручик; 25 сентября 1917
 Кривопишин, Иван Григорьевич; генерал-майор; № 6694; 3 декабря 1842
 Криворотов, Наум Петрович; прапорщик; 31 октября 1917
 Кривошапкин, Иван Фёдорович; капитан 3-го ранга; № 3859; 12 декабря 1824
 Кривошеев, Василий Васильевич; подполковник; № 10053; 26 ноября 1857
 Кривошеев, Григорий Васильевич; майор; № 7052; 4 декабря 1843
 Кривошеин, Алексей Иванович; лейтенант; № 2164; 26 ноября 1809
 Кривошеин, Фёдор Захарьевич; премьер-майор; № 1033; 26 ноября 1793
 Кривский, Егор Петрович; капитан; № 9507; 26 ноября 1854
 Кривцов, Александр Иванович; генерал-лейтенант; № 4549; 16 декабря 1831
 Кривцов, Андрей Дмитриевич; полковник; № 6958; 4 декабря 1843
 Кривцов, Евгений Николаевич; подпоручик; 4 августа 1916 (посмертно)
 Кривцов, Евграф Михайлович; полковник; № 5976; 3 декабря 1839
 Кривцов, Милий Витальевич; штабс-капитан; 17 июня 1901
 Кривцов, Никанор Михайлович; подполковник; № 3108; 26 ноября 1816
 Кривцов, Фёдор; полковник; № 1093; 26 ноября 1794
 Кривчина, Андрей Григорьевич; подполковник; № 9960; 26 ноября 1856
 Кригер, Павел Генрихович; подпоручик; 25 сентября 1917
 Кригер, Фёдор Александрович; майор; № 4601; 16 декабря 1831
 Криденер, Фабиан (Вильгельм?) Миронович; полковник; № 8858; 1 февраля 1852
 Криднер, Егор Антонович; подполковник; № 6287; 11 декабря 1840
 Криднер, Карл Антонович; полковник; № 1947 (854); 20 мая 1808
 Криднер, Леонтий фон; премьер-майор; № 438; 26 ноября 1785
 Криднер, Павел Павлович; полковник; № 6706; 3 декабря 1842
 Криднер, Пётр Антонович; подполковник; № 3504; 6 июня 1821
 Криднер, Фёдор; секунд-майор; № (211); 26 ноября 1774 (впоследствии был разжалован в рядовые и лишён орденов)
 Криер, Александр Васильевич; майор; № 9438; 26 ноября 1854
 Кримаревский, Николай Иванович; полковник; № 3649; 13 февраля 1823
 Криницкий, Антон Иванович; майор; № 6841; 3 декабря 1842
 Криницкий, Антон Людвигович; полковник; № 10172; 26 ноября 1859
 Криницкий, Василий Павлович; подполковник; № 4591; 16 декабря 1831
 Криницкий, Василий Яковлевич; подполковник; 30 июня 1917
 Криницкий, Евгений Иванович; капитан 2-го ранга; 24 января 1905
 Криницкий, Иван Николаевич; штабс-капитан; 27 января 1917
 Кринский, Платон Яковлевич; генерал-майор; № 9643; 26 ноября 1855
 Крисевич, Антон; майор; № 8091; 26 ноября 1848
 Крист, Карл Фёдорович; капитан; № 10182; 26 ноября 1859
 Кристал, Георг-Эдгар Юльевич; прапорщик; 18 октября 1917 (посмертно)
 Кристофор, Иоанн; полковник румынской службы; 25 марта 1918
 Крит, Карл Христофорович фон; полковник; № 4801; 25 декабря 1833
 Критский, Александр Васильевич; полковник; 25 февраля 1907
 Критский, Василий Васильевич; подполковник; № 9276; 26 декабря 1853
 Критский, Николай Дмитриевич; капитан 2-го ранга; № 3844; 12 декабря 1824
 Крицкий, Георгий Дмитриевич; подпоручик; 9 июня 1915
 Крицын, Евфим Никитич; майор; № 3589; 16 декабря 1821
 Кричевский, Орист Яковлевич; лейтенант; № 2274; 26 ноября 1810
 Кричинский, Ельяш Иосифович; майор; № 5256; 1 декабря 1835
 Кричинский, Осип Степанович; подполковник; № 5455; 6 декабря 1836
 Кричинский, Самуил Борисович; полковник; № 7561; 1 января 1847
 Кричинский, Семён Билялович (Бемялович); капитан; № 5329; 1 декабря 1835
 Кришвицкий, Тадеуш Доминикович; полковник; № 5545; 29 ноября 1837
 Криштафович, Владимир Михайлович; полковник; 13 февраля 1905
 Криштафович, Егор Константинович; майор; № 1639 (669); 12 января 1806
 Криштафович, Николай Константинович; подполковник; № 562; 26 ноября 1788
 Криштонов (Криштопов), Фёдор; подпоручик; 6 августа 1915
 Кройерус, Аксель Самойлович; подполковник; № 9747; 26 ноября 1855
 Крок, Александр Иванович; полковник; № 6205; 11 декабря 1840
 Крок, Карл Эдуардович; полковник; 27 февраля 1878
 Кроми, Фрэнсис Ньютон Аллан; лейтенант английской службы; 28 октября 1915
 Кромин, Павел Евграфович; полковник; № 2999; 10 июля 1815
 Кронгольм, Карл Матвеевич; полковник; № 9942; 26 ноября 1856
 Кронек, Адам Адамович фон; майор; № 8060; 26 ноября 1848
 Кронек, Иосиф Адамович; полковник; № 7400; 12 января 1846
 Кронек, Фёдор Адамович фон; полковник; № 5535; 29 ноября 1837
 Кронман, Алексей Антонович; подполковник; № 6017; 3 декабря 1839
 Кропоткин, Степан Алексеевич; подполковник; № 4368; 19 декабря 1829
 Кропотов, Александр; полковник; № 3555; 16 декабря 1821
 Кропотов, Алексей Ефимович; прапорщик; 15 марта 1917 (посмертно)
 Кропотов, Гавриил Алексеевич; подполковник; № 735 (382); 2 июля 1790
 Кропотов, Никита Михайлович; капитан 2-го ранга; № 5039; 3 декабря 1834
 Кроссар, Жан-Батист-Луи (Кроссарт, Иоганн-Людвиг); полковник; № 2977; 17 сентября 1814
 Кроун, Роман Васильевич; капитан 2-го ранга; № 639 (324); 23 июня 1789
 Круглевский, Александр Владимирович; капитан; 21 апреля 1917
 Круглевский, Василий Александрович; генерал-майор; 30 января 1915
 Кругликов, Авель Александрович; полковник; № 7422; 12 января 1846
 Кругликов, Василий Николаевич; полковник; № 8656; 26 ноября 1851
 Круз, Александр Иванович фон; капитан флота; № 131 (110); 9 июля 1771
 Крузе, Александр Романович; полковник; № 6753; 3 декабря 1842
 Крузе, Александр Яковлевич; подполковник; № 9741; 26 ноября 1855
 Крузе, Егор Николаевич; генерал-майор; № 4926; 3 декабря 1834
 Крузе, Игнатий Антонович; полковник; № 8639; 26 ноября 1851
 Крузе, Константин Яковлевич; капитан; № 8300; 26 ноября 1849
 Крузе, Пётр Семёнович; полковник; № 2215; 26 ноября 1810
 Крузенштерн, Александр Карлович; полковник; № 6415; 5 декабря 1841
 Крузенштерн, Иван Фёдорович; капитан-лейтенант; № 1536; 26 ноября 1803
 Крузенштерн, Николай Иванович; генерал-майор; № 7138; 17 декабря 1844
 Крузенштерн, Павел Карлович; подполковник; 20 сентября 1878
 Крузенштерн, Филипп Фридрихович (Фёдорович, Карлович); полковник; № 10039; 26 ноября 1857
 Круковский, Феликс Антонович (Станиславович); полковник; № 6903; 16 сентября 1843
 Круль, Александр Андреевич; премьер-майор; № 783; 26 ноября 1790
 Крумин, Фёдор Яковлевич; подпоручик; 28 сентября 1905
 Круммес, Фёдор Христофорович; полковник; № 5129; 1 декабря 1835
 Крупинский, Вальтер Адольфович; подпоручик; 29 июля 1916
 Крусанов, Андрей Никифорович; капитан-лейтенант; № 373; 26 ноября 1782
 Крутень, Евграф Николаевич; штабс-капитан; 29 августа 1916
 Крутиков, Михаил Павлович; поручик; 10 сентября 1916 (посмертно)
 Крутов, Иван Дмитриевич; инженер-майор; № 1031; 26 ноября 1793
 Крутов, Максим Иванович; полковник; № 6425; 5 декабря 1841
 Крутов, Михаил Иванович; полковник; № 5927; 3 декабря 1839
 Кршивицкий, Николай Фаддеевич; полковник; 16 декабря 1877
 Крыгин, Вячеслав Дмитриевич; полковник; 23 мая 1916
 Крыжановский, Александр; поручик; 12 октября 1917
 Крыжановский, Альбиан Орестович; капитан; 26 августа 1916 (посмертно)
 Крыжановский, Андрей Иванович; полковник; № 3333; 12 декабря 1817
 Крыжановский, Иван Антонович; подполковник; № 9404; 26 ноября 1854
 Крыжановский, Константин Антонович; подполковник; № 8950; 1 февраля 1852
 Крыжановский, Максим Константинович; полковник; № 2459 (1092); 21 ноября 1812
 Крыжановский, Филипп Николаевич; майор; № 10076; 26 ноября 1857
 Крыжин, Николай Викторович; штабс-капитан; 24 ноября 1916 (посмертно)
 Крыжов, Нарцисс Фёдорович; майор; № 4895; 25 декабря 1833
 Крыжов, Платон Фёдорович; подполковник; № 4471; 18 декабря 1830
 Крылов, Валентин Павлович; прапорщик; 25 сентября 1917
 Крылов, Василий Дмитриевич; поручик; 30 декабря 1915
 Крылов, Владимир Петрович; прапорщик; 6 сентября 1917 (посмертно)
 Крылов, Дмитрий Никифорович; капитан; № 2421 (1054); 24 августа 1812
 Крылов, Евгений Николаевич; капитан; 3 февраля 1915 (посмертно)
 Крылов, Константин Александрович; генерал-лейтенант; 16 апреля 1915
 Крылов, Михаил Иванович (георгиевский кавалер); капитан; № 9506; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Крылов, Михаил Никифорович; майор; № 3988; 26 ноября 1826
 Крылов, Павел Никанорович; сотник; 2 октября 1916
 Крылов, Семён Пахомович; подполковник; № 5441; 6 декабря 1836
 Крылов, Сергей Сергеевич; полковник; № 6221; 11 декабря 1840
 Крым-Шамхалов, Магомет-Гирей; корнет; 9 октября 1917
 Крымов, Александр Михайлович; генерал-майор; 26 июня 1916
 Крыт, Илларион Матвеевич; подпоручик; 22 декабря 1917
 Крыштопенко, Александр Александрович; поручик; 2 июня 1915
 Крыштопенко, Борис Александрович; поручик; 2 июня 1915 (посмертно)
 Крюков, Александр Павлович; полковник; № 4536; 8 июля 1831
 Крюков, Василий Семёнович; лейтенант; № 2279; 26 ноября 1810
 Крюков, Григорий Васильевич; полковник; 7 апреля 1878
 Крюков, Иван; поручик; № 9874; 26 ноября 1855
 Крюков, Пётр Алексеевич; подполковник; 26 августа 1916
 Крюковский, Василий Васильевич; полковник; № 7165; 17 декабря 1844
 Крючков, Николай Алексеевич; прапорщик; 12 апреля 1878
 Крючков, Владимир Алексеевич; поручик; 26 ноября 1878
 Крякин, Дмитрий Васильевич; капитан; № 8115; 26 ноября 1848
 Крякин, Яков Васильевич; капитан; № 8548; 26 ноября 1850

Кс — Кт 
 Ксенофонтов, Александр Александрович; поручик; 2 апреля 1917
 Ксирихи, Михаил Анастасьевич; майор; № 10135; 26 ноября 1858
 Ктитарев, Иван Леонтьевич; майор; № 7065; 4 декабря 1843

Ку 
 Кубаркин, Александр Михайлович; подполковник; № 8710; 26 ноября 1851
 Кубаровский, Михаил Иванович; полковник; № 9057; 26 ноября 1853
 Кублицкий, Андрей Потапович; капитан-лейтенант; № 6123; 3 декабря 1839
 Кублицкий, Константин Александрович; ротмистр; 19 мая 1915
 Кублицкий, Софроний Архипович; подполковник; № 10116; 26 ноября 1858
 Кувшинов, Александр; штабс-капитан; 29 октября 1917 (посмертно)
 Кугушев, Искандер Хасанович; подпоручик; 13 января 1915
 Кугушев, Сулейман (Григорий) Хасанович; подпоручик; 13 января 1915
 Кудаев, Иван Семёнович; секунд-майор; № 521; 26 ноября 1787
 Кудаев, Пётр Семёнович; премьер-майор; № 508; 26 ноября 1787
 Кудашев, Михаил Фёдорович; генерал-майор; № 6400; 5 декабря 1841
 Кудашев, Николай Данилович; штабс-капитан; № 2058 (929); 15 февраля 1809
 Кудин, Владимир Иванович; подпоручик; 26 января 1917
 Кудинов, Дмитрий Павлович; подпоручик; 8 июля 1915
 Кудияров, Фёдор Степанович; капитан; № 8313; 26 ноября 1849
 Кудревич, Александр Феликсович; штабс-капитан; 20 ноября 1915
 Кудревич, Ксаверий Семёнович; подполковник; № 9964; 26 ноября 1856
 Кудрявой, Иван Александрович; капитан 2-го ранга; № 6559; 5 декабря 1841
 Кудрявцев, Алексей Алексеевич; поручик; 25 ноября 1916
 Кудрявцев, Аркадий Дмитриевич; подполковник; № 8024; 26 ноября 1848
 Кудрявцев, Василий Филиппович; майор; № 1729 (715); 29 января 1807
 Кудрявцев, Дмитрий Иванович; капитан; № 1143 (572); 1 января 1795
 Кудрявцев, Матвей Иванович; капитан-лейтенант; № 1604; 26 ноября 1804
 Кудрявцев, Павел Павлович; капитан; 6 августа 1915
 Кужелев, Всеволод Александрович; прапорщик; 1 сентября 1915
 Кузик, Освальд Карлович; подпоручик; 14 июня 1915
 Кузин, Василий Николаевич; поручик; 18 ноября 1917
 Кузин, Евгений Евгеньевич; полковник; 23 мая 1916
 Кузменков, Иван Михайлович; майор; № 2134; 26 ноября 1809
 Кузнецов; полковник; № 4145; 25 января 1828
 Кузнецов, Александр Григорьевич; подполковник; 7 апреля 1915
 Кузнецов, Александр Дмитриевич; капитан 2-го ранга; № 9713; 26 ноября 1855
 Кузнецов, Алексей Александрович; подъесаул; 30 декабря 1915
 Кузнецов, Андрей Александрович; прапорщик; 3 февраля 1915
 Кузнецов, Андрей Андреевич; полковник; № 3064; 26 ноября 1816
 Кузнецов, Василий; майор; № 3676; 13 февраля 1823
 Кузнецов, Василий Иванович; капитан-лейтенант; № 9164; 26 ноября 1853
 Кузнецов, Вячеслав Петрович; подполковник; 26 апреля 1915
 Кузнецов, Георгий Михайлович; подпоручик; 26 марта 1916
 Кузнецов, Григорий Андреевич; подполковник; № 1368; 26 ноября 1802
 Кузнецов, Дмитрий Иванович; капитан-лейтенант; № 8433; 26 ноября 1850
 Кузнецов, Дмитрий Николаевич; штабс-капитан; 18 сентября 1917
 Кузнецов, Иван Фёдорович; капитан-лейтенант; № 531 (253); 22 июля 1788
 Кузнецов, Константин Николаевич; генерал-майор; 25 мая 1916 (посмертно)
 Кузнецов, Константин Яковлевич; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Кузнецов, Лев Михайлович; подпоручик; 26 января 1917
 Кузнецов, Михаил Ефимович; штабс-ротмистр; 11 января 1917 (посмертно)
 Кузнецов, Михаил Михайлович; генерал-майор; № 5687; 1 декабря 1838
 Кузнецов, Михаил Николаевич; подпоручик; 30 октября 1916 (посмертно)
 Кузнецов, Пётр Фёдорович; прапорщик; 28 августа 1917 (посмертно)
 Кузнецов, Сергей Алексеевич; генерал-майор; 10 февраля 1917
 Кузнецов, Сергей Михайлович; прапорщик; 9 сентября 1915
 Кузовлев, Гавриил Демьянович; майор; № 7865; 26 ноября 1847
 Кузовлев, Иван Козьмич; полковник; № 5977; 3 декабря 1839
 Кузовлев, Степан Демьянович; подполковник; № 5001; 3 декабря 1834
 Кузько, Александр Павлович; есаул; 28 марта 1917 (посмертно)
 Кузьменко, Дмитрий Николаевич; полковник; 28 февраля 1919
 Кузьменков, Прокофий Онисимович; поручик; 26 сентября 1916
 Кузьмин, Александр Александрович; подполковник; 25 ноября 1916
 Кузьмин, Александр Яковлевич; полковник; № 3145; 26 ноября 1816
 Кузьмин, Анатолий Александрович; подполковник; 13 января 1915 (посмертно)
 Кузьмин, Аполлон Алексеевич; подполковник; № 8931; 1 февраля 1852
 Кузьмин, Валентин Петрович; поручик; 18 октября 1917
 Кузьмин, Дмитрий Филиппович; прапорщик; № 9613; 16 июля 1855
 Кузьмин, Иван Ильич; подполковник; № 3669; 13 февраля 1823
 Кузьмин, Илья Козьмич; подполковник; № 8948; 1 февраля 1852
 Кузьмин, Иосиф Алексеевич; штабс-капитан; 27 сентября 1917
 Кузьмин, Кондратий Петрович; капитан; № 9254; 26 ноября 1853
 Кузьмин, Константин Козьмич; подполковник; № 8443; 26 ноября 1850
 Кузьмин, Николай Васильевич; полковник; № 4083; 26 ноября 1827
 Кузьмин, Николай Захарович; капитан; 26 сентября 1916
 Кузьмин, Семён Сергеевич; штабс-капитан; 13 ноября 1916
 Кузьмин, Сергей Козьмич; капитан; № 9015; 1 февраля 1852
 Кузьмин, Сергей Никитич; прапорщик; 3 ноября 1915 (посмертно)
 Кузьмин, Степан Иванович; полковник; № 3553; 16 декабря 1821
 Кузьмин-Власюк, Николай Фёдорович; подпоручик; 19 марта 1917 (посмертно)
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Петрович; подполковник; № 668 (353); 26 ноября 1789
 Кузьмин-Караваев, Николай Дмитриевич; поручик; 15 марта 1917 (посмертно)
 Кузьмин-Караваев, Николай Константинович; прапорщик; 20 июля 1916 (посмертно)
 Кузьмин-Караваев, Николай Николаевич; капитан-лейтенант; № 10023; 21 декабря 1856
 Кузьмин-Платов, Сергей Васильевич; прапорщик; 25 сентября 1917
 Кузьминский, Василий Иванович; полковник; № 4794; 25 декабря 1833
 Кузьминский, Михаил; поручик; 27 января 1917
 Кузьминский, Пётр Ефимович; поручик; № 10247; 27 июня 1867
 Кузьмич, Владимир Сильвестрович; поручик; 1 сентября 1915
 Кук, Генрих-Фридрих; полковник великобританской службы; № 2927; 3 мая 1814
 Куканов, Александр; штабс-капитан; 25 сентября 1917
 Кукель, Ксаверий Антонович; полковник; № 8190; 26 ноября 1849
 Куколевский, Осип Михайлович; подполковник; № 6762; 3 декабря 1842
 Куколевский, Сергей Максимович; подполковник; № 8734; 26 ноября 1851
 Куксин, Александр Фёдорович; полковник; 3 апреля 1917 (посмертно)
 Кулаков, Дмитрий Логгинович; подпоручик; 29 апреля 1917
 Кулаков, Иван Ильич; капитан; 27 января 1917
 Кулаков, Михаил Николаевич; поручик; 3 января 1917
 Кулаков, Николай; есаул; № 9840; 26 ноября 1855
 Кулаков, Яков Фокич; войсковой старшина; № 7669; 1 января 1847
 Кулбаков, Николай Петрович; полковник; № 590 (274); 18 января 1789
 Кулгарин; майор; № 2791; 20 января 1814
 Кулебякин, Александр Парфентьевич; ротмистр; 22 августа 1877
 Кулебякин, Парфентий Терентьевич; ротмистр; 30 октября 1877
 Кулев, Александр Яковлевич; подпоручик; 31 июля 1917 (посмертно)
 Кулеш, Павел Иванович; хорунжий; 26 августа 1916 (посмертно)
 Кулеша, Михаил Феликсович; подпоручик; 17 апреля 1915
 Кулешин, Степан Иванович; генерал-майор; 25 мая 1916
 Кулигин, Григорий Никитич; штабс-капитан; 21 апреля 1917
 Кулик, Николай Владимирович; капитан; 13 января 1915
 Куликовский, Всеволод Владимирович; прапорщик; 18 июля 1916 (посмертно)
 Куликовский, Иосиф Григорьевич; капитан; № 6646; 5 декабря 1841
 Куликовский, Константин Осипович; полковник; № 7989; 26 ноября 1848
 Куликовский, Осип Андреевич; полковник; № 1925 (831); 17 февраля 1808
 Кулинич, Иван Петрович; подполковник; 30 декабря 1915
 Куличкин, Егор Еремеевич; лейтенант; № 2376; 26 ноября 1811
 Куломзин, Александр Семёнович; капитан-лейтенант; № 3428; 15 февраля 1819
 Куломзин, Василий, полковник; № 3714; 26 ноября 1823
 Куломзин, Николай Семёнович; лейтенант; № 1893; 26 ноября 1807
 Кулыгин, Павел Иванович; майор; № 6085; 3 декабря 1839
 Кульберг, Иван Карлович; штабс-ротмистр; № 10011; 26 ноября 1856
 Кульбовский, Владислав Станиславович; штабс-капитан; 15 марта 1917
 Кульбовский, Казимир Станиславович; штабс-капитан; 6 сентября 1917
 Кульвинский, Александр Иосифович; штабс-капитан; 21 ноября 1916
 Кульгачёв, Алексей Петрович; есаул; № 9569; 28 декабря 1854
 Кульман, Иван Иванович; подполковник; № 4487; 18 декабря 1830
 Кульман, Николай Самойлович; майор; № 2235; 26 ноября 1810
 Кульман, Самуил Самойлович; майор; № 2237; 26 ноября 1810
 Кульнев, Борис Ильич; поручик; 2 июня 1915
 Кульнев, Яков Николаевич; майор; № 2720; 20 октября 1813
 Кульнев, Яков Николаевич; полковник; № 6440; 5 декабря 1841
 Кульстрем, Фёдор Лаврентьевич; генерал-майор; 1 января 1878
 Кульчицкий, Лев Яковлевич; капитан 2-го ранга; № 9914; 7 апреля 1856
 Кулябка, Александр Иванович; майор; № 5300; 1 декабря 1835
 Кулябка, Иван; полковник; № 4798; 25 декабря 1833
 Кумани, Михаил Николаевич; капитан-лейтенант; № 2249; 26 ноября 1810
 Кумани, Николай Михайлович; полковник; № 6462; 5 декабря 1841
 Кумани, Николай Петрович; капитан 1-го ранга; № 717; 10 декабря 1789
 Кумано, Антон Филиппович; секунд-майор; № 956; 26 ноября 1792
 Кумелас, Паниот Пантелеевич; капитан-лейтенант; № 2258; 26 ноября 1810
 Кун, Александр Осипович; капитан; № 8308; 26 ноября 1849
 Кун, Михаил Иосифович; полковник; № 8886; 1 февраля 1852
 Кунаков, Ефим Фёдорович; генерал-майор; 19 мая 1915
 Кундухов, Муса Алхасович; генерал-майор; № 10186; 26 ноября 1860
 Куницкий, Карл Осипович; подполковник; № 2473 (1106); 16 декабря 1812
 Куницкий, Александр Карлович; майор; № 8773; 26 ноября 1851
 Куницкий, Пётр Максимович; подполковник; № 9760; 26 ноября 1855
 Кунцевич, Ефим Иванович; поручик; № 7129; 18 августа 1844
 Кунцевич, Пётр Иванович; подполковник; № 8004; 26 ноября 1848
 Кунцевич, Тимофей; капитан; № 9498; 26 ноября 1854
 Купенков, Фёдор Иванович; подполковник; № 8468; 26 ноября 1850
 Купер, Генри Александр; капитан английской службы; 25 сентября 1915
 Купкин, Сергей Устинович; штабс-капитан; 29 октября 1917
 Купов, Иван Степанович; штабс-капитан; 5 ноября 1916
 Купреянов, Павел Иванович; капитан-лейтенант; № 9526; 26 ноября 1854, «за 18 морских кампаний»
 Куприн, Андриан Дмитриевич; подполковник; № 1103; 26 ноября 1794
 Куприянов, Владимир Васильевич; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Куприянов, Иван Антонович; лейтенант; № 4025; 26 ноября 1826
 Куприянов, Николай Яковлевич; полковник; № 4965; 3 декабря 1834
 Куприянов, Павел Георгиевич; поручик; 2 января 1917
 Купфер, Александр Иванович; полковник; № 4070; 26 ноября 1827
 Купфер, Карл Иванович; подполковник; № 4996; 3 декабря 1834
 Купчинов, Николай Андреевич; майор; № 7647; 1 января 1847
 Купчинский, Люциан-Юлиан Феофилович; подполковник; 3 сентября 1916
 Купчинский, Николай Николаевич; полковник; 19 мая 1915
 Куракин, Василий Козьмич; капитан; № 2683; 24 сентября 1813
 Кураченков, Михаил Александрович; капитан; 29 октября 1917
 Курбанов, Егор Эммануилович; майор; № 7873; 26 ноября 1847
 Курбанов, Степан Эммануилович; подполковник; № 7229; 17 декабря 1844
 Курбатов, Пётр Александрович; майор; № 6573; 5 декабря 1841
 Курвитс, Ганс Густавович; поручик; 15 марта 1917
 Курдюков, Демьян Родионович; капитан; 28 июля 1907
 Курдюмов, Антон Алексеевич; полковник; № 1327; 26 ноября 1802
 Курдюмов, Пётр Антонович; капитан; № 6631; 5 декабря 1841
 Куриленков, Павел Федосеевич; подполковник; № 4584; 16 декабря 1831
 Курило, Фёдор Алексеевич; подполковник; № 5790; 1 декабря 1838
 Курилов, Андрей Алексеевич; майор; № 5482; 6 декабря 1836
 Курилов, Владимир Иванович; ротмистр; № 2723; 20 октября 1813
 Курилов, Леонид Кириллович; поручик; 24 апреля 1915
 Курин, Сергей Гурьевич; есаул; 9 марта 1915
 Курис, Михаил Онуфриевич; генерал-майор; № 5112; 1 декабря 1835
 Курковский, Фердинанд Альфонсович; поручик; 19 сентября 1907
 Куркчи, Павел Михайлович; подпоручик; 4 апреля 1917 (посмертно)
 Курлин, Пётр Степанович; майор; 23 декабря 1878
 Курлов, Аркадий Никанорович; генерал-майор; 27 февраля 1878
 Курмачёв, Пётр Афанасьевич; капитан; № 8306; 26 ноября 1849
 Курнаков, Николай Васильевич; генерал-майор; 5 октября 1877
 Курнатовский, Иван Данилович; полковник; № 2099; 26 ноября 1809
 Курников, Василий Егорович; подпоручик; 27 сентября 1916
 Курносов, Николай Андреевич; генерал-майор; № 3622; 13 февраля 1823
 Куроедов, Алексей Матвеевич; премьер-майор; № 97 (78); 25 ноября 1770
 Куроедов, Прокофий Васильевич; подполковник; № 1364; 26 ноября 1802
 Куролесов, Яков Максимович; подполковник; № 5005; 3 декабря 1834
 Куропаткин, Алексей Николаевич; капитан; 29 декабря 1876
 Курош, Павел Парфенович; майор; № 5624; 29 ноября 1837
 Курсель, Александр Фёдорович; полковник; № 7168; 17 декабря 1844
 Курсель, Карл Фёдорович; секунд-майор; № 1047 (532); 28 июня 1794
 Курсель, Константин Христофорович; полковник; № 8645; 26 ноября 1851
 Курси, де; дивизионный генерал французской службы; 16 апреля 1878
 Курт-Аметов, Сеит Мустафа; подпоручик; 5 мая 1917 (посмертно)
 Куртуков, Никанор Иванович; подполковник; 22 декабря 1915
 Куртьянов, Михаил Иванович; генерал-майор; № 9650; 26 ноября 1855
 Курута, Дмитрий Дмитриевич; полковник; № 2102; 26 ноября 1809
 Курушин, Степан Семёнович; подпоручик; 2 января 1917
 Кусакин, Пётр Алексеевич; штабс-капитан; 1 марта 1916 (посмертно)
 Кусаков, Анатолий Михайлович; прапорщик; 5 мая 1878
 Кусаков, Даниил Степанович; премьер-майор; № 383; 26 ноября 1783
 Кусаков, Иван Саввич; капитан бригадирского ранга; № 1129; 26 ноября 1794
 Кусаков, Лев Иванович; полковник; № 7580; 1 января 1847
 Кусов, Виктор Николаевич; поручик; 9 марта 1917
 Кусов, Иван Алексеевич; полковник; № 8409; 26 ноября 1850
 Кусов, Инал Тегоевич; майор; 12 июня 1878
 Кусовац, Радован Николаевич; штабс-капитан; 2 апреля 1917
 Кусовац, Шкрнио; командир батальона черногорской службы; 26 февраля 1879
 Кусовников, Алексей Михайлович; генерал-майор; № 5099; 1 декабря 1835
 Кусонский, Василий Михайлович; подполковник; 13 октября 1916 (посмертно)
 Кутаев, Борис Константинович; поручик; 18 сентября 1916
 Кутейников 8-й; полковник; № 2717; 20 октября 1813
 Кутейников, Артемий Афанасьевич; войсковой старшина; № 2522 (1155); 23 декабря 1812 (сведения о награждениях 31 декабря 1812 г. и 14 мая 1813 г. являются ошибочными)
 Кутейников, Дмитрий Ефимович; полковник; № 1783 (769); 22 мая 1807
 Кутепов, Александр Павлович; капитан; 25 сентября 1916
 Кутитонский, Григорий Антонович; поручик; № 9273; 26 ноября 1853
 Куткашенский, Исмаил-бек; полковник; № 6975; 4 декабря 1843
 Кутлер, Павел Фёдорович (Фёдор); штабс-капитан; № 9589; 15 апреля 1855
 Кутльвашер, Карл; подпоручик; 25 сентября 1917
 Кутневич, Борис Герасимович; полковник; № 8394; 26 ноября 1850
 Кутневич, Николай Борисович; подполковник; 5 мая 1878
 Куторга, Митрофан Яковлевич; подполковник; 25 сентября 1917
 Кутров, Афанасий Синадинович; капитан-лейтенант; № 10127; 26 ноября 1858
 Кутров, Константин Синадинович; капитан-лейтенант; № 7089; 4 декабря 1843
 Кутузов, Александр Иванович; подполковник; № 7593; 1 января 1847
 Кутузов, Александр Петрович; капитан; № 1990 (898); 20 мая 1808
 Кутузов, Александр Потапович; подпоручик; 17 декабря 1916 (посмертно)
 Кутузов, Иван Степанович; полковник; № 2414 (1047); 8 июня 1812
 Кутузов, Пётр Юдич; секунд-майор; № 70 (71); 1 ноября 1770
 Кутузов, Фёдор Михайлович; полковник; № 166 (145); 13 ноября 1771
 Кутуков, Иван Зиновьевич; капитан; № 4132; 26 ноября 1827
 Кутыгин, Матвей Иванович; капитан 1-го ранга; № 5407; 6 декабря 1836
 Кутыгин, Фёдор Иванович; лейтенант; № 4026; 26 ноября 1826
 Кутыев, Яков; поручик; 16 сентября 1917 (посмертно)
 Кутьин, Пётр Владимирович; подпоручик; 10 ноября 1916 (посмертно)
 Кухаренко, Иван Кондратьевич; поручик; 19 мая 1915
 Кухаренко, Яков Герасимович; полковник; № 8622; 26 ноября 1851
 Кухин, Сергей Клавдиевич; капитан; 8 марта 1915
 Куценко, Владимир Андреевич; подпоручик; 24 декабря 1916
 Куцовский, Франц Иванович; майор; № 3355; 12 декабря 1817
 Куцынский, Андрей Александрович; полковник; № 7572; 1 января 1847
 Кучаров, Пётр Васильевич; подполковник; № 5242; 1 декабря 1835
 Кучевский, Феликс Иванович; майор; № 6077; 3 декабря 1839
 Кучеров, Степан Иванович; поручик; 8 июля 1915
 Кучин, Александр Иванович; штабс-капитан; № 1704 (690); 8 мая 1806
 Кучинский, Николай Антонович; подполковник; 1 июня 1915
 Кучкель, Владимир Владимирович; полковник; 30 декабря 1915
 Кучмин, Василий Иванович; поручик; 18 сентября 1916
 Кучуков, Сулейман Юнусович; поручик; 25 апреля 1915
 Кушакевич, Алексей Ефимович; генерал-майор; 9 сентября 1915
 Кушакевич, Иван Матвеевич; поручик; № 9269; 26 ноября 1853
 Кушев, Константин Алексеевич; майор; № 8082; 26 ноября 1848
 Кушелев, Андрей Сергеевич; полковник; № 6424; 5 декабря 1841
 Кушелев, Григорий Григорьевич; генерал-майор; № 6175; 11 декабря 1840
 Кушелев, Григорий Иванович; капитан 2-го ранга; № 4878; 25 декабря 1833
 Кушелевский, Роман-Антоний Людвигович; полковник; 8 июля 1915
 Кушин, Василий; подполковник; № 3205; 26 ноября 1816
 Кушинников, Иван Алексеевич; майор; № 4526; 9 апреля 1831
 Кушковский, Сергей Сергеевич; полковник; № 8405; 26 ноября 1850
 Кушлянский, Дмитрий; полковник; № 6253; 11 декабря 1840
 Кушнарев, Павел Степанович; прапорщик; № 10162; 8 сентября 1859
 Кушнерев, Иван Васильевич; подполковник; № 3940; 26 ноября 1826
 Кушников; полковник; № 2295 (1002); 11 апреля 1811

Кэ — Кю 
 Кэмпбелл, Колин; полковник великобританской службы; № 3008; 6 августа 1815
 Кэмпбелл, Нил; полковник великобританской службы; № 2844; 26 февраля 1814
 Кэткарт, Уильям Шоу; посол Великобритании; № 2643; 9 сентября 1813
 Кюке, Криш-Индрик (Христофор) Генрихович; штабс-капитан; 3 февраля 1915
 Кюринский, Юсуф-Бек Таир-Бек-оглы; штабс-капитан; № 7127; 18 августа 1844
 Кюрто, Павел Павлович; капитан; 8 июля 1915 (посмертно)
 Кюрто, Пётр Иванович; подполковник; № 4097; 26 ноября 1827

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

К